Le catalogue Ryom est le catalogue le plus récent et le plus complet de l'œuvre d'Antonio Vivaldi (1678-1741). Il a été établi par le musicologue danois Peter Ryom et publié en 1973. C'est ce catalogue qui est systématiquement utilisé par les éditeurs de partition et l'industrie du disque. À chaque œuvre de Vivaldi on associe un numéro précédé de RV ou R.

Les œuvres de Vivaldi   
Le tableau suivant permet de classer les œuvres de Vivaldi par référence Ryom (RV), par date, par Opus ou par le numéro des catalogues suivants : Pincherle (P), Fanna (F), RicardI (RC), RinaldI (RN), IMSLP-Catalogue (IAV) et la Classe Ryom (). Cette dernière est retenue pour le classement initial du tableau. Pour alléger la présentation, le tableau a été divisé en trois parties :
 Musique instrumentale
 Musique vocale
 Œuvres apocryphes (en construction)

Sommaire du tableau complet

Première partie : Musique instrumentale 

{| class="wikitable sortable alternance centre"; style="font-size:92%; line-height: 1.5em; width:100%;"
! scope="col"; style="width:18px;" | RV 
! scope="col"; | Op.
! scope="col"; style="width:18px;" | An.
! scope="col"; class="unsortable" style="width:25%;" | Désignation 
! scope="col"; style="width:18px;" | T.
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:8%;" | Instrumentation
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:22%;" | Notes
! scope="col"; style="width:18px;" | P
! scope="col"; style="width:18px;" | F
! scope="col"; style="width:18px;" | RC
! scope="col"; style="width:18px;" | RN
! scope="col"; style="width:18px;" | IAV
! scope="col"; style="background-color:#FFFF00;" | C
! scope="col"; class="unsortable" style="width:8%;" | Édition
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Allemanda: Presto 
 III. Giga: Allegro  e 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.6
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. [Andante] [o Largo] 
 II. [Allegro] 
 III. Siciliano: [Largo]  (do minore)
 IVa. [Allegro] [o Andante] 
 IVb. Sarabanda: [Allegro] [o Presto]  (ajout d'un auteur inconnu)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel

 Version d'origine de la Sonate RV 4 qui reprend les second et quatrième mouvements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Deutscher Verlag für Musik,Leipzig, 1965
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Largo  (do minore)
 IV. Allemanda: Allegro non molto [o Allegro mà non troppo]* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.1
 Manuscrit (1726-1727)Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit* (1716-1724)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 ManuscritCividale del Friuli (Archivio Capitulare)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo (sol maggiore)
 IV. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Graz No.1
 ManuscritGraz (Diözesanarchiv)

 Incomplète, il manque les parties pour basse continue
 A été reconstruite par Grigori Maltizov en 2009
 Reprend les mouvements II et IV de la Sonate RV 2
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Largo  (do minore)
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.12
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Lien avec la Sonate RV 4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino e basso continuo / Sonate en do majeur, pour violon et basse continue
 I. Allegro
 II. Largo
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritLondres (The Foundling Museum)

 Identifiée et attribuée en 2011
 Le manuscrit est une transcription pour orgue seule
 L'original de la composition était probablement pour violon et basse continue
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2011
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon et basse continue
 I. Grave (o Andante) 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour les deux derniers mouvements, cf. l'arrangement pour le Concerto RV 771.II et III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Grave 
 IV. Allemanda: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.7
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro
 III. Aria
 IV. Vivace
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Graz No.4
 ManuscritGraz (Diözesanarchiv)

 Incomplète, il manque les parties pour basse continue
 Le troisième mouvement a été reconstruit par Olivier Fourès en 2013
 Voir la Sonate RV 7a avec un troisième mouvement différent
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro
 III. Grave
 IV. Vivace
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Udine (Archivio di Stato)

 Manuscrit (inc.)Cividale del Friuli (Archivio Capitulare)

 Manuscrits incomplets mais qui se complète
 Identique à la Sonate RV 7 mais avec un troisième mouvement alternatif
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Allemanda: Allegro  (do maggiore)
 III. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.7
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Fantasia: Presto  e 
 III. Gavotta: Allegro  e 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.11
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Allegro – Adagio 
 II. Allegro 
 III. Adagio  (si minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 cf. Concerto pour trompette, cordes et basse continue en ré majeur, reprenant les 3 derniers mouvements orchestrés par Jean Thilde (av.1958)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo (si minore)
 IV. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Graz No.3
 ManuscritGraz (Diözesanarchiv)

 Incomplète, il manque les parties pour basse continue
 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Inclus au catalogue du Collegium Wilhelmitanum de Strasbourg (1742-1783)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Andante  (si minore)
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.4
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Pour les troisième et quatrième mouvements, cf. Concerto RV 229.II,III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 → RV Anh 134
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Œuvre probable d'Andrea Zani
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Andante 
 II. [Allegro] 
 III. Adagio 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750-1799)Bergame (Biblioteca Civica)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Andante 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Œuvre découverte en 2003 et attribuée en 2007
 Voir la transcription en sol majeur pour flûte à bec RV Anh deest (RV 806) probablement d'un autre auteur resté anonyme
 Les trois mouvements ont été arrangés par Antonio Pizzolato dans Sonate a violino solo ed il basso, Op.1, No.5, Londres (Walsh, ca.1750)
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per violino (o oboe) e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour violon et basse continue
 I. Allegro
 II. Allegro
 III. Largo
 IV. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon ou hautbois*
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritLondres (The Foundling Museum)
 Attribuée à Vivaldi en 2011

 Le manuscrit est une transcription pour orgue seule
 On suppose que l'original de la composition était pour violon et basse continue
Variante :
 RV 816 - pour hautbois et basse continue - autre origine possible
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2011
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per violino e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo (o Adagio)* 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Giga: Allegro 
 IV. Gavotta: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.2
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit* (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 582.II
 Pour le quatrième, cf. Psaume RV 596.IV
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per violino e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour violon et basse continue
 → RV Anh 97
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution incertaine
 Œuvre probable de Johan Helmich Roman
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per violino e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Adagio 
 IV. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.3
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Manuscrit (1712)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Premier mouvement copié par Ignazio Sieber, Recueil XII Sonates à une flûte et une basse continue, Amsterdam (Roger, 1716-1722)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per violino e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1724)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi bemolle maggiore per violino e basso continuo / Sonate en mi bémol majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Andante  (do minore)
 IV. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.11
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi minore per violino e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Capriccio: Allegro 
 III. Giga: Allegro 
 IV. Gavotta: Presto  e 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.9
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Manuscrit (1712)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi minore per violino e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour violon et basse continue
 I. Andante 
 II. Allegro
 III. Largo (si minore)
 IV. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Graz No.5
 ManuscritGraz (Diözesanarchiv)

 Incomplète
 Identique à la Sonate RV 17a dont seul le troisième mouvement diffère
 Pour le second mouvement, cf. Sonata RV 47.II
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi minore per violino e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Sarabanda: Largo 
 IV. Allemanda: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.9
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Autre version de la Sonate RV 17 avec un troisième mouvement différent, cf. Concerto RV 314.II
 Pour le second mouvement, cf. Sonata RV 47.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Presto 
 III. Sarabanda: Andante 
 IV. Giga: Allegro  e 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.1
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.13, en continuité de l'Op.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour violon et basse continue
 I. Andante (o Adagio) 
 II. [Allegro] 
 III. [Largo]  (re minore)
 IV. [Allegro] 
 V. [Allegro] con variazioni 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel

 Manuscrit ()Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (inc.)Londres (The Foundling Museum)

Seconde version (Londres) :
 RV 19* - provient d'une transcription pour orgue seule - avec un second mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour violon et basse continue
 I. Andante 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Andante 
 IV. Corrente: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.4
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Manuscrit (1712)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 ManuscritUppsala (Universitetsbibliotek)

 Quatrième mouvement inclus dans Being a Choice Collection of Airs, Londres (ca.1727), faussement attribué à Michele Mascitti
 Ce mouvement a également été transcrit pour flûe à bec
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa minore per violino e basso continuo / Sonate en fa mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.10
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Manuscrit (1712)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante (o Largo)* 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Andante (o Largo)* 
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.8
 Manuscrit (ca.1716}Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit* (av.1716?)Bruxelles (Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique)

 Manuscrit III. (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 294.II et Sonate RV Anh 98.III
 Pour le troisième, cf. Concerto RV 212a.II et Sonate RV Anh 98.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Giga: Presto (o Vivace) 
 [IIIa. Aria: Poco andante quasi allegretto] 
 III. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.8
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Manuscrit (1712)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon et basse continue
 → RV Anh 140
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur anonyme
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Allegro moderato] [o Andante]  (sol minore)
 III. [Allegro]  (do minore)
 IV. Grave [o Allegro]  (do minore)
 V. [Allegro] [o Andante] 
 VI. [Andante] [o Allegro]  (sol minore)
 VII. [Minuetto: Allegro] [o Adagio] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon et basse continue
 → RV Anh 98
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Pastiche
 Probablement l'œuvre de Giuseppe Tartini
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per violino e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour violon et basse continue
 I. [Adagio] 
 II. [Allegro] 
 III. [Adagio] 
 IV. [Allegro] 
 V. [Giga: Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1724)Dresde (Sächsische Landesbibliothek) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Bärenreiter-Verlag,Cassel, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per violino e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Giga: Allegro 
 III. Sarabanda: Largo 
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.1
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)

 Pour le second mouvement, cf. Sonate RV 51.II
 Pour le troisième mouvement, cf. RV 51.III
 La Sonate a été en partie adaptée pour la RV 28
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per violino (o oboe) e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour violon et basse continue
 I. [Largo] 
 II. [Allegro] 
 III. Largo  (do minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon ou hautbois*
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1716-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Adaptation partielle de la Sonate RV 27
 Le manuscrit n'est pas précis quant à l'instrumentation
Variante :
 RV 28* - pour hautbois et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per violino e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Grave  (mi bemolle maggiore)
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.3
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 ManuscritUdine (Archivio di Stato)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 329.II
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per violino e basso continuo / Sonate en la majeur, pour violon et basse continue
 I. [Andante] 
 II. [Allegro] 
 III. [Largo] [o Andante]  (mi maggiore)
 IV. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per violino e basso continuo / Sonate en la majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Presto 
 III. Gavotta: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.2
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.14, en continuité de l'Op.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per violino e basso continuo / Sonate en la majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio a capriccio: Presto 
 II. Presto 
 III. Corrente: Allegro 
 IV. Adagio 
 V. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.2
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per violino e basso continuo / Sonate en la majeur, pour violon et basse continue
 I. Adagio 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Sonate pastiche inspirée du Concerto RV 205 et identifiée par Javier Lupiáñez en 2015
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Snakewood Editions, 2016
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per violino e basso continuo / Sonate en la majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Andante 
 IV. Corrente: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.6
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Le premier mouvement est repris dans les Due Pezzi RV 746.I
 Il a également été arrangé par Antonio Pizzolato, Sonate a violino solo ed il basso, Op.1, No.5, Londres (Walsh, ca.1750)
 Pour le troisième mouvement, cf. RV 746.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

ex V65
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la minore per violino e basso continuo / Sonate en la mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Capriccio: Presto 
 III. Grave 
 IV. Allemanda: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.12
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Corrente: Allegro 
 IV. Gavotta: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.3
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.15, en continuité de l'Op.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violino (o oboe) e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violon et basse continue
 I. Adagio 
 II. Allegro 
 III. Largo  (sol minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon ou hautbois*
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1716-1724)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Le manuscrit n'est pas précis quant à l'instrumentation
Variante :
 RV 34* - pour hautbois et basse continue - il est envisagé (Ricordi) que la Sonate ai été originellement composée pour le hautbois
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Largo  (mi bemolle maggiore)
 IV. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.5
 Manuscrit (1726-1727)Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Frammento di sonata per violino e basso continuo / Fragment de Sonate en si bémol majeur, pour violon et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution incertaine
 Publié en 1962 dans Magyar Zene par Pál Péter Domokos
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V11
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si minore per violino e basso continuo / Sonate en si mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.4
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.16, en continuité de l'Op.2

 Pour la première version de la Sonate, cf. RV 35a avec un premier mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in si minore per violino e basso continuo / Sinfonia en si mineur, pour violon et basse continue
 I. Adagio
 II. Allegro
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritRohrau (Harrachschen Bibliothek)
 Archives de la famille de Ferdinand Bonaventura II von Harrach
 Provient d'un voyage à Venise en 1728 de Ferdinand Bonaventura II von Harrach

 ManuscritLondres (Royal Academy of Music)

 Probable version d'origine de la Sonate RV 35 avec un premier mouvement différent
 Notée Sinfonia
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si minore per violino e basso continuo / Sonate en si mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Giga: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate a violino e basso per il cembalo, Op.2, No.5
 Recueil (ca.1710)Amsterdam (Catalogue Roger, No.2)
 Londres (1721)(Catalogue Walsh, No.450)
 Dédiée à il re Federico Quarto di Danimarka e Norvegia (Frédéric IV)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Antonio Bortoli,Venise, 1709
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si minore per violino e basso continuo / Sonate en si mineur, pour violon et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo (mi minore)
 IV. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Graz No.2
 ManuscritGraz (Diözesanarchiv)

 Incomplète, il manque les parties pour basse continue
 Basses reconstruites en 2008 par Michael Talbot
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Studio per Edizione Scelte,Firenze, 2008
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si minore per violino e basso continuo / Sonate en si mineur, pour violon et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Largo  (fa diesis minore)
 IV. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sonata di Manchester No.10
 Manuscrit (1726-1727)Manchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | A.R Editions,Madison, 1976
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per violoncello e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour violoncelle et basse continue
 (I. [Preludio]) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violoncelle]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit de 2 mesures inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Le premier mouvement a été reconstruit par Olivier Fourès en 2015
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi bemolle maggiore per violoncello e basso continuo / Sonate en mi bémol majeur, pour violoncelle et basse continue
 I. Larghetto 
 II. Allegro 
 III. Andante 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritNaples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi minore per violoncello e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle (ou basson)
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.5
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo  (fa minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.2
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per violoncello e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour violoncelle et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro (o Andante) 
 III. Sarabanda: Largo 
 IV. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la minore per violoncello e basso continuo / Sonate en la mineur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.3
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la minore per violoncello e basso continuo / Sonate en la mineur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro poco 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritNaples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo  o 
 II. Allegro 
 III. Largo  (re minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.4
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo  o 
 II. Allegro 
 III. Largo  (sol minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle (ou basson)
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.6
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)

 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour violoncelle et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo  (mi bemolle maggiore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Six Sonates, Violoncello Solo col Basso, [Op.14], No.1
 Recueil (ca.1739)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet)

 ManuscritNaples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 Pour le second mouvement, cf. Sonates RV 17.II et RV 17a.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Le Clerc,Paris, 1739-40
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per flauto traversiere e basso continuo / Sonate en do majeur, pour flûte traversière et basse continue
 I. Affettuoso 
 II. Allegro assai 
 III. Larghetto  (la minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 manuscritCambridge (Fitzwilliam Museum, University Library)

 Arrangement pour flûte d'un morceau pour violon attribué à Vivaldi ou à 
 Authenticité incertaine
 Publié dans IV sonate per flauto traversiere e basso, No.1, Florence (1986)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re minore per flauto traversiere e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour flûte traversière et basse continue
 → RV Anh 99
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Doutes sur l'authenticité
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in mi minore per flauto traversiere e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour flûte traversière et basse continue
 → RV Anh 100
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Doutes sur l'authenticité
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per flauto traversiere (o oboe?) e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour flûte traversière et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Andante 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière (ou hautbois ?)
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1790-1799)Leipzig (Musikbibliothek der Leipziger Städtische Bibliotheken)

 Authenticité incertaine
 Adaptation partielle de la Sonate RV 27
 Choix de l'instrumentation imprécis
 Publié dans IV sonate per flauto traversiere e basso, No.4, Florence (1986)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1984
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per flauto diritto e basso continuo / Sonate en do majeur, pour flûte à bec et basse continue
 → RV Anh 136
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Arrangement anonyme d'une Sonate pour violon en si bémol majeur de Gaetano Meneghetti
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in fa maggiore per flauto diritto e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour flûte à bec et basse continue
 I. [Siciliana] 
 II. Allemanda  (do maggiore)
 III. Aria di Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Fondazione Querini Stampalia)

 Deuxième mouvement arrangé pour piano solo : La gloria mundi, Bolivie (Archivo Musical de Chiquitos)
 Autre arrangement pour violon et basse continue des trois mouvements (inc. il manque les parties pour basse continue) : Il Quixote, Bolivie (Archivo Musical de Chiquitos)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per flauto diritto e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour flûte à bec et basse continue
 → RV Anh deest (RV 806)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Transcription de la Sonate pour violon RV 810 probablement par un auteur resté anonyme
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per oboe e basso continuo / Sonate en do mineur, pour hautbois et basse continue
 I. Adagio 
 II. Allegro 
 III. Andante 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Clavecin (et basson ou violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en do majeur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/1
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.1
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en do majeur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.5
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en do majeur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.2
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol maggiore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.3
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in sol minore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/5
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.6
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la maggiore per musette (o viella, o flauto, o oboe, o violino) e basso continuo / Sonate en la majeur, pour musette (ou vièle, ou flûte, ou hautbois, ou violon) et basse continue
 → RV Anh 95/6
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il pastor fido

Six sonates. Dessus, basse continue, Op.13, No.4
 Œuvre de Nicolas Chédeville publiée sous le nom de Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, 1737
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in do maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en do majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
 IV. Adagio  (mi minore)
 V. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 Violons à l'unisson dans le quatrième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in do maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en do majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Adagio 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Adagio  (mi minore)
 IV. Sarabanda: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.3
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in re maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Grave 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Adagio  (la maggiore)
 IV. Allemanda: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.6
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « La follia »
 / La folie
Sonata a tre in re minore (con variazioni) per due violini e basso continuo / Sonate en ré mineur (avec variations), pour deux violons et basse continue

| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.12
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
 S'inspire de l’œuvre d'Arcangelo Corelli (ca.1700)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in re minore per due violini e basso continuo / Sonate en ré mineur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Grave 
 IV. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.8
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in mi bemolle maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en mi bémol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Sarabanda: Andante 
 IV. Giga: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.7
 Amsterdam, 1715 (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in mi maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en mi majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro  – Adagio 
 III. Allemanda: Allegro 
 IV. Sarabanda: Largo 
 V. Giga: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.4
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in mi minore per due violini e basso continuo / Sonate en mi mineur, pour deux violons et basse continue
 I. Grave 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Giga: Allegro 
 IV. Gavotta: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons (ou 2 flûtes)
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.2
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
 Il existe des arrangements pour 2 flûtes ou pour flûte et hautbois...
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in do maggiore per due violini e basso continuo (o senza) / Sonate en do majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (re minore)
 III. Allegro (o Allegro moderato) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

Variante :
 RV 68* - pour deux violons soli, sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in fa maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en fa majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Presto 
 III. Corrente: Allegro 
 IV. Gavotta: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.5
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
 Le quatrième mouvement a été publié dans A Collection of Marches & Aires, Édimbourg (1761)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in fa maggiore per due violini e basso continuo (o senza) / Sonate en fa majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (re minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

Variante :
 RV 70* - pour deux violons soli, sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol maggiore per due violini e basso continuo (o senza) / Sonate en sol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Pour les second et troisième mouvements, cf. Concerto pour deux violons RV 516.II et III
Variante :
 RV 71* - pour deux violons soli, sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol minore per due violini e basso continuo / Sonate en sol mineur pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Largo 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Air Menuet: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.6
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.18, en continuité de l'Op.2

 Publication du premier mouvement dans L’art du Violon de Jean-Baptiste Cartier, Paris (1798)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Grave 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Adagio 
 IV. Capriccio: Allegro 
 V. Gavotta: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.1
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
 Le cinquième mouvement a été publié dans A Collection of Marches & Aires, Édimbourg (1761)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol minore per due violini e basso continuo / Sonate en sol mineur, pour deux violons et basse continue
 I. Andante 
 II. Allegro
 III. Andante
 IV. Allegro assai
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1982
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in la maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en la majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allemanda: Allegro 
 IV. Corrente: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.9
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in si bemolle maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Corrente: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Sonate: quattro a violino solo e basso e due a due violini e basso continuo, Op.5, No.5
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.418)
 Également numérotée Sonata No.17, en continuité de l'Op.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in si bemolle maggiore per due violini e basso continuo (o senza) / Sonate en si bémol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

Variante :
 RV 77* - pour deux violons soli, sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in si bemolle maggiore per due violini e basso continuo / Sonate en si bémol majeur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Adagio 
 II. Allemanda: Allegro 
 III. Gavotta: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.10
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in si minore per due violini e basso continuo / Sonate en si mineur, pour deux violons et basse continue
 I. Preludio: Andante 
 II. Corrente: Allegro 
 III. Giga: Allegro 
 IV. Gavotta: Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Suonate da camera a tre, due violini e violone o cembalo, Op.1, No.11
 Recueil (1715)Amsterdam (Catalogue Roger, No.363)
 Dédiée en 1705 au comte vénitien Annibale Gambara

 Une première édition de 1703 a été perdue
 Inclus au catalogue du Collegium Wilhelmitanum de Strasbourg (1742-1783)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Giuseppe Sala,Venise, 1705
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol maggiore per due flauti traversieri e basso continuo / Sonate en Trio en sol majeur, pour deux flûtes traversières et basse continue
 → RV Anh 101
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée depuis 2007
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in la maggiore per due flauti traversieri e basso continuo / Sonate en Trio en la majeur, pour deux flûtes traversières et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 flûtes traversières
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritMarbourg (Hessiches Staatsarchiv)

 Notée Trio Sonata en titre et Sonata sur les partitions
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2002
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol minore per due oboi e basso continuo / Sonate en Trio en sol mineur, pour deux hautbois et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1991
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in do maggiore per violino, liuto e basso continuo / Sonate en Trio en do majeur, pour violon, luth et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Luth (ou guitare baroque)
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, 0
 Dédiée au Comte Johann Joseph von Wrtby, joueur de luth
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do minore per violino, violoncello e basso continuo / Sonate en do mineur, pour violon, violoncelle et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue (et  violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Schott,Mayence, 1969
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in re maggiore per flauto traversiere, violino e basso continuo / Sonate en ré majeur, pour flûte traversière, violon et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Flûte traversière
 Clavecin ou orgue et/ou violoncelle ?
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Attribution incertaine car le manuscrit est anonyme
 Mais le style de composition pour musique de chambre correspond à celui de Vivaldi
 Parties pour basse continue imprécises, pas d'indication quant à l'instrument
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Trio Sonata in sol maggiore per violino, violoncello e basso continuo / Sonate en sol majeur, pour violon, violoncelle et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Adagio]  (mi minore)
 III. [Presto] – [Adagio] 
 IV. [Allegro] 
 V. Adagio  (re maggiore)
 VI. [Allegro] 
 VII. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1700-1715)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Attribué en 2014 par Federico Maria Sardelli et Javier Lupiáñez
 Partie pour violon solo et basse continue dans le quatrième mouvement
 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le cinquième
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2015
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a tre in sol minore per violino, liuto e basso continuo / Sonate en Trio en sol mineur, pour violon, luth et basse continue
 I. Andante molto 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Luth (ou guitare baroque)
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Dédiée au Comte Johann Joseph von Wrtby, joueur de luth
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la minore per flauto diritto, fagotto e basso continuo / Sonate en la mineur, pour flûte à bec, basson et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo cantabile (o Largo)  (do maggiore)
 IV. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per flauto diritto, oboe, due violini e basso continuo / Concerto en do majeur, pour flûte à bec, hautbois, deux violons et basse continue
 I. Adagio  – Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro assai 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Hautbois
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Pour le troisième mouvement, cf. la Sinfonia RV 162.I• cf. La Silvia RV 734.II.(vi) (Fiume, che torbido)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per flauto traversiere, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en do majeur, pour flûte traversière, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in do maggiore per violino, oboe, organo (o violino) e basso continuo con salmoè ad libitum / Sonate en do majeur, pour violon, hautbois, orgue et basse continue avec chalumeau (ad lib.)
 I. Andante 
 II. Allegro 
 III. Largo e cantabile  (la minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Hautbois
 Orgue ou violon*
 Chalumeau (ou basson et/ou violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1708)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

Variante :
 RV 779a* - pour deux violons, hautbois et basse continue - la partie initiale pour orgue est partagée entre le second violon et le chalumeau
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co13a
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Peters,Leipzig, 1978
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata a quattro per flauto traversiere (o oboe o violino), oboe (o violino), fagotto (o violoncello) e basso continuo / Sonate en do majeur, pour flûte traversière, hautbois, basson et clavecin
 I. Largo  o 
 II. Allegro 
 III. Largo  (do minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière ou hautbois* ou violon**
 Hautbois ou violon**
 Basson ou violoncelle**
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1720)Herdringen (Bibliotheca Fürstenbergiana)

 Anciennement RV Anh 66 et attribuée à Georg Friedrich Haendel, HWV Anh 416
 Réattribué à Vivaldi au début des années 2000 par Federico Maria Sardelli
Variantes principales :
 RV 801* - pour deux hautbois, basson et clavecin
 RV 801** - pour deux violons, violoncelle et clavecin, etc.
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, due violini e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, deux violons et basse continue
 → RV Anh 102
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il gardellino »
 / le chardonneret
Concerto in re maggiore per flauto traversiere (o diritto o violino), oboe (o violino), violino, fagotto (o violoncello) e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière ou flûte à bec* ou violon**
 Hautbois ou violon**
 Violon
 Basson ou violoncelle**
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit* ** ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Révision pour flûte et orchestre, cf. Concerto RV 428
Variantes (Manchester) :
 RV 90a* - pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
 RV 90b** - pour trois violons, violoncelle et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co52a

Co52b
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto diritto, violino, fagotto (o violoncello) e basso continuo (o senza) / Concerto en ré majeur, pour flûte à bec, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Larghetto] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Violon
 Basson (ou violoncelle)**
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Variantes :
 RV 92* - pour flûte à bec, violon et basson, sans basse continue
 RV 92a** * - pour flûte à bec, violon et violoncelle, sans basse continue
 RV 92a** - pour flûte à bec, violon, violoncelle et basse continue (clavecin ou orgue)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co54a
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per liuto, due violini e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour luth, deux violons et basse continue
 I. [Allegro] [o Allegro giusto] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Luth (ou guitare baroque)
 2 violons
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Dédié au Comte Johann Joseph von Wrtby, joueur de luth
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto diritto, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Pour le premier mouvement,• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.I.(iii) (Col piacer de la mia fede)• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(iv) (Son frà sirti e fra procelle)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « La pastorella »
 / La pastourelle
Concerto in re maggiore per flauto diritto (o violino), oboe (o violino), violino, fagotto (o violoncello) e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro molto (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec ou violon*
 Hautbois ou violon*
 Violon
 Basson ou violoncelle*
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit* ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Dérivé d'une pastourelle traditionnelle slovaque Pri Potôčku Nezábudka
Variante pour cordes (Manchester) :
 RV 95a* - pour trois violons, violoncelle et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co57a
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due flauti traversieri, due violini, due fagotti e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux flûtes traversières, deux violons, deux bassons et basse continue
 (I. [Allegro]) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [2 flûtes traversières]
 [2 violons]
 [2 bassons]
 [ou 1 basson avec clavecin ou orgue ?]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit inclus dans le Sonsfeld Catalog(, musicophile et ancien général prussien)(inventaire Herdringen)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per flauto traversiere, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour flûte traversière, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violon
 Basson
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit anonyme
 Attribué à Vivaldi pour son style de composition de musique de chambre identique
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per viola d’amore, due corni da caccia, due oboi, fagotto e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour viole d'amour, deux cors, deux hautbois, basson et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo  (la minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 2 cors de chasse
 2 hautbois
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La tempesta di mare »
 / La tempête en mer
Concerto in fa maggiore per flauto traversiere, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (re minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Ne pas confondre avec le Concerto pour violon RV 253
 Voir les Concerti RV 433 et RV 570
Variante :
 RV 98* - pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Schott,Mayence, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per flauto traversiere, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Voir la version avec cordes, Concerto RV 571
 Pour le dernier mouvement, cf. Orlando RV 728.III.(viii) et Ottone in villa RV 729A.II.(i)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per flauto traversiere, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo]  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto diritto, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. [Allegro] [o Allegro moderato] 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro (o Allegro molto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Voir la version révisée pour flûte, Concerto RV 437
 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 242.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, due violini e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, deux violons et basse continue
 → RV Anh 103
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per flauto diritto, oboe, fagotto e basso continuo (o senza) / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, violon, basson et basse continue
 I. Allegro ma cantabile 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Hautbois
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)

 Sans basse continue*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

Variante :
 RV 103* - pour flûte à bec, hautbois et basson, sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Schott,Mayence, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La notte »
 / La nuit
Concerto in sol minore per flauto traversiere (o violino), due violini, fagotto e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour flûte traversière, deux violons, basson et basse continue
 I. Largo 
 II. Fantasmi: Presto 
 III. Largo  (re minore) – Andante 
 IV. Presto  (fa maggiore)
 V. Il sonno: Largo  (do minore)
 VI. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière ou violon*
 2 violons
 Basson ou violoncelle*
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Voir la version révisée pour flûte, Concerto RV 439
 Pas de lien avec le Concerto pour basson RV 501
Variante :
 RV 104a* - pour trois violons, violoncelle (ou basson), et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co162a
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per flauto diritto, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour flûte à bec, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi bemolle maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec
 Hautbois
 Violon
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per flauto traversiere (o violino), violino, fagotto (o violoncello) e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour flûte traversière, violon, basson et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière ou violon*
 Violon
 Basson ou violoncelle*
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

Variante :
 RV 106a* -  pour deux violons, violoncelle et basse continue
 On trouve également des arrangements pour flûte à bec ou pour hautbois
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Co164a
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per flauto traversiere, oboe, violino, fagotto e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour flûte traversière, hautbois, violon, basson et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Hautbois
 Violon
 Basson (ou violoncelle)
 Clavecin (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit (1710-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le second mouvement, cf. Concerti RV 548.II et RV 764.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per flauto diritto, due violini e basso continuo / Concerto en la mineur, pour flûte à bec, deux violons et basse continue
 I. Allegro (ou Allegro molto) 
 II. Largo 
 III. Allegro (ou Allegro molto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec (ou piccolo)
 2 violons
 Basson
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Des arrangements existent pour flûte traversière ou pour piccolo
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 537.III
 Pour le second, cf. RV 537.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Andante]  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Gesellschaft der Musikfreunde)

 Second mouvement identique à celui de la Sinfonia de La verità in cimento RV 739.0.II
 Pour la deuxième version, cf. RV 111a, avec un  mouvement alternatif
 Pour la troisième version, cf. Ouverture de Giustino RV 717 avec un autre second mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in do maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (sol minore)
 III. Presto (o Allegro) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1770)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Manuscrit (1715-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Pour la première version, cf. Concerto RV 111
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in do maggiore per (due flauti traversieri) archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (do minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 flûtes traversières*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Manuscrit* (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Les mouvements III et II ont été proposés comme entractes pour la reconstruction par Ondřej Macek dArgippo RV 697B
Variante avec flûtes (Dresde) :
 RV 112* - pour deux flûtes traversières, cordes et basse continue - probablement un arrangement de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave (o Adagio) 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 298.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Ciaccona (Allegro mà non troppo) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerto di Parigi No.5
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 808.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « Concerto ripieno »
Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo]  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in do maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 144
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro alla Francese 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Pour la seconde version, cf. la Sinfonia d'ouverture de La Senna festeggiante RV 693.0 avec un autre second mouvement
 Pour le troisième mouvement, cf. Sinfonia de Farnace RV 711D.0.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « L'Improvisata »
 / L'impromptue
Sinfonia in do maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Minuetto: Allegro assai
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 [Altos]
 Clavecin ou orgue (et violoncelle)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritPadoue (Biblioteca civica)

 ManuscritRome (Collection Calori-Provana-Balliani)

 Œuvre incomplète, il manque la partie pour altos (perdue ou non envisagée)
 Attribuée à Vivaldi en 2007
 Celui-ci n'avait noté qu'un seul v au titre Improvvisata
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.3
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

Concerto di Parigi No.10
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in re maggiore per (due oboi, fagotto) archi e basso continuo / Sinfonia en ré majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 155
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Inclus dans le Esterházy Bibliothek Katalog, Eisenstadt (1740)
 Pour le premier mouvement, cf. RV 774.I
 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto funebre RV 579.IV
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.3
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)

 Manuscrit (inc.)Turin (Biblioteca Nazionale)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in re maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en ré majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 156
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution incertaine, probablement d'un autre compositeur
 Œuvre incomplète
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (sol minore)
 III. Allegro (o Allegro molto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Œuvre incomplète
 Le second mouvement est un emprunt au Concerto RV 153.II, ajouté au manuscrit (erreur ou remplacement d'un mouvement perdu ?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in re maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en ré majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto
 II. Andante
 III. Minuetto
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violons I & II]
 Altos
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Œuvre incomplète, seule la partie pour altos découverte en 1978 par Mario Rinaldi a été conservée
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.8
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Concerto madrigalesco »
 / Concerto madrigalesque
Concerto in re minore per archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour cordes et basse continue
 I. Adagio  – Allegro 
 II. Adagio 
 III. [Allegro] [o Allegro molto moderato] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Pour le premier mouvement, cf. Kyrie RV 587.1 et les Magnificat RV 610.1 et RV 611.1
 Pour le dernier mouvement, cf. Kyrie RV 587.3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « Sonata al Santo Sepolcro »
 / Sonate au Saint-Sépulcre
Sonata in mi bemolle maggiore per archI (o a quattro) e basso continuo / Sonate en mi bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Largo molto 
 II. Allegro ma poco 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue

 2 violons*
 Alto*
 Violoncelle*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

Variante pour Quatuor :
 RV 130* - pour deux violons, alto et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in mi maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en mi majeur, pour cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Andante  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in mi maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en mi majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 96
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Œuvre de Johann Gottlieb Janitsch
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Largo
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerto di Parigi No.2
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto (o Sinfonia) in mi minore per archi e basso continuo / Concerto (ou Sinfonia) en mi mineur, pour cordes et basse continue
 I. [Allegro moderato] 
 II. Andante e Pianissimo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Concerto répertorié plus tard comme Sinfonia par Ryom
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in fa maggiore per (due corni, fagotto) archi e basso continuo / Sinfonia en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (fa minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue

 + 2 cors*
 + Basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrits* (1725-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Attribution incertaine
Variante avec vents (Dresde) :
 RV 135* - pour deux cors, basson, cordes et basse continue - probables ajouts des copistes (Pisendel et Morgenstern)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Minuetto: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.4
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in fa maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en fa majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 157
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution à Vivaldi improbable
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (fa minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Allegro alla francese  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritTurin (Biblioteca Nazionale)

 Identique aux trois premiers mouvements du Concerto RV 543
 Parties pour violon solo dans les premier et dernier mouvements
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia (o Concerto) in fa maggiore per (due oboi, due fagotti, due corni) archi e basso continuo / Sinfonia (ou Concerto) en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto (o Allegro)* 
 II. Andante (o Andante piano)*  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Alto solo
 Altos
 Violoncelle solo
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 hautbois*
 + 2 bassons*
 + 2 cors*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Manuscrits* (1720.1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Sinfonia répertoriée comme Concerto par Ryom après l'ajout du violon solo
 Proposée comme ouverture pour la reconstruction par Ondřej Macek dArgippo RV 697B
 Parties pour violon, alto et violoncelle soli dans le second mouvement
Variante avec vents (Dresde) :
 RV 140* - pour deux hautbois, deux bassons, deux cors, cordes et basse continue - possible ajout de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante molto 
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. [Andante molto]  (re minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa minore per archi e basso continuo / Concerto en fa mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Adagio]  (do minore)
 III. [Allegro] [o Allegro assai] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Introduzione (o Sinfonia) in sol maggiore per archi e basso continuo / Introduction (ou Sinfonia) en sol majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 70
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Œuvre de Giuseppe Tartini
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante e Sempre piano 
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto (o Sinfonia) in sol maggiore per archI (o tre violini) e basso continuo / Concerto (ou Sinfonia) en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro (o Allegro assai)* 
 II. Vivace (o Andante affettuoso)* (o Andante e Sempre piano)** (o Andante piano)***  (sol minore)
 III. Allegro (o Presto)**  (sol maggiore) (o sol minore)***
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 3 violons***
 Clavecin***
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1727)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 Manuscrit** (1728-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit*** (ca.1744)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Manuscrit*** ()Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Concerto selon Ryom et tous les manuscrits sauf celui de Dresde (Sinfonia)**
 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787) en l'attribuant par erreur à 
 Joué le 21 mars 1740 à l'Ospedale della Pietà à Venise pour Federico Cristiano di Sassonia, Principe di Polonia
 Pour le second mouvement• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.III.(vi) (Se correndo in seno al mare)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(i) (Bel piacer ch'è la vendetta)• cf. Scanderbeg RV 732A.I.(vii)+ (Se correndo in seno al mare)• cf. Aria RV 749.17 (Parmi udirti col pensiero)
Variante pour Quatuor (Schwerin et Trondheim) :
 RV 146*** - pour trois violons et basse continue - troisième mouvement en sol mineur dans le manuscrit de Schwerin et en sol majeur dans celui de Trondheim
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Peters,Leipzig, 1935
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in sol maggiore per archI (due flauti traversieri, oboe) e basso continuo / Sinfonia en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Largo – Allegro 
 II. Andante e Sempre piano  (sol minore)
 III. Presto (o Allegro molto)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 flûtes traversières*
 + Hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit* (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 150.I
Variante avec bois (Dresde) :
 RV 147* - pour deux flûtes traversières, hautbois, cordes et basse continue - probable ajout de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1991
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in sol maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en sol majeur, pour cordes et basse continue
 → RV Anh 68
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Faussement attribuée
 Composition de Domenico Gallo
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il coro delle Muse »
 / La chorale des muses
Sinfonia in sol maggiore per archi e basso continuo / Sinfonia en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Second mouvement violons I & II con l'arco, violons III, IV et violoncelles pizzicati, sans clavecin
 Sinfonia utilisée comme introduction à la Serenata Il coro delle Muse de Gennaro d'Alessandro, Venise (1740)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

Concerto di Parigi No.11
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Pour le premier mouvement, cf. RV 147.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Concerto alla rustica »
 / Concerto rustique
Concerto in sol maggiore per (due oboi) archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Presto 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue

 sans hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Avec deux hautbois dans le dernier mouvement
Variante sans hautbois :
 RV 151* - pour cordes et basse continue - version la plus courante, où les hautbois du troisième mouvement sont remplacés par les premiers violons
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Concerto ripieno »
Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante molto e Sempre pianissimo  (fa maggiore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « L'originale »
Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante (o Adagio) 
 III. Allegro assaI (o Allegro) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 126.II
Il existe trois autres versions antérieures :
 RV 153 - version d'origine proche de la  version finale (d'où le nom ?)
 RV 153 -  version avec une nouvelle finale
 RV 153 -  version identique à la seconde mais avec deux parties de violons (soli & tutti)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

P197/2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN38/1
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

Concerto di Parigi No.6
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Adagio 
 II. Allegro 
 III. Largo  (re minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Parties pour violon solo dans les deux derniers mouvements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Peters,Leipzig, 1935
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.1
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « Concerto ripieno »
Concerto in la maggiore per archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante molto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (fa diesis minore)
 III. Allegro  (la minore e la maggiore)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violoncelle solo
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.12
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Pour le premier mouvement• cf. La verità in cimento de 1720 RV 739.I.(iii) (Solo quella guancia bella)• cf. Aria RV 749.12 (La mia bella pastorella)
 Pour le troisième mouvement• cf. La verità in cimento de 1720 RV 739.I.(iv) (Nè vostri dolci sguardi)
 Parties pour 2 violons et violoncelle soli dans le dernier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (fa diesis minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.7
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia (o Concerto) in si bemolle maggiore per (due flauti, due oboi, fagotto) archi e basso continuo / Sinfonia (ou Concerto) en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro assai 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 flûtes traversières*
 + 2 hautbois*
 + basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le premier mouvement, cf. RV 87.III• cf. La Silvia RV 734.II.(vi) (Fiume, che torbido)
 Sinfonia répertoriée comme Concerto par Ryom
Variante avec vents (Dresde) :
 RV 162* - pour deux flûtes traversières, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - probable ajout de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Concerto conca »
 / La conque
Concerto in si bemolle maggiore per archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. [Allegro molto moderato]  – Allegro molto 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Nom en référence au son émis par la conque, coquillage utilisé comme instrument à vent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Concerto di Parigi No.9
 Recueil (ca.1740)Paris (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon*
 Violons I & II
 Alto solo*
 Altos
 Violoncelles
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Parties pour violon et alto soli sans violoncelle dans les deux premiers mouvements*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (fa minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante e Sempre piano 
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 222.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in si minore per archi e basso continuo / Sinfonia en si mineur, pour cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (fa diesis minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Manuscrit (1750-1799)Uppsala (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Sinfonia al Santo Sepolcro »
 / Sinfonia au Saint-Sépulcre
Sinfonia (o Sonata) in si minore per archI (o due violini e viola) e basso continuo (senza tastiera) / Sinfonia (ou Sonate) en si mineur, pour cordes et basse continue (sans clavier)
 I. Adagio molto 
 II. Allegro ma poco 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses

 2 violons*
 Alto* (ou violoncelle)
 Violoncelle* (ou contrebasse)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Notée Senza Organi ò Cembali
Variante pour Quatuor :
 RV 169* - pour deux violons, alto et violoncelle - parfois classée comme Sonate, à ne pas confondre avec la RV 130
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Presto 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1963
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
 Dédicace : p. S. M. C. C. probablement pour Sua Maestà Cesarea e Cattolica (Charles VI)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Presto] 
 II. [Largo]  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel

 Voir la seconde version RV Anh deest (RV 172a)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 172a)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Concerto pastiche avec une nouvelle finale de Carlo Tessarini
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Largo spiccato  – Allegro (o Allegro molto moderato) 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.4
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)

 ManuscritLund (Universitetsbibliotek)

 Partie pour soliste et violons seuls dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 143
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Attribution probable à Carlo Tessarini
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 104
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritParis (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Attribution incertaine
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Manuscrit (1720-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Reprise du thème du premier mouvement pour la Sinfonia de L'Olimpiade RV 725.0.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.12
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Ce concerto a probablement été composé à l'origine pour hautbois, cf. RV 449
 Les deux premiers mouvements ont été adaptés en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante  – Allegro ma poco 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

VI concerti a cinque istromenti, Witvogel No.48, No.3
 Recueil, Libro II (1736)Ann Arbor (University of Michigan Library)

 Voir la seconde version RV 179a avec une nouvelle finale
 Pour la variante avec deux orchestres, cf. Concerto RV 581
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Gerhard Fredrik Witvogel,Amsterdam, 1736
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria

 Incomplet, seules les parties pour violon solo sont conservées
 Seconde version du Concerto RV 179 avec un nouveau troisième mouvement
 Pour la variante des deux premiers mouvements pour deux orchestres, cf. Concerto RV 581.I & II
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il piacere »
 / Le plaisir
Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Largo e cantabile)  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.6
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 adapté en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.5
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 181a avec une finale différente
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II (& III)
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.1
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

Select harmony, No.3
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Seconde version du Concerto RV 181 avec les deux premiers mouvements identiques
 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 183.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.7
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
 Pour le troisième mouvement cf. Concerto RV 181a.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino (o oboe), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  – Adagio  – Allegro 
 II. Andante  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon ou hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Le second mouvement a été repris pour le Gloria RV 588.4 en s'inspirant du Et in terra pax de  RV Anh 23.2
Variante pour hautbois :
 RV 184 - pour hautbois, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Largo  
 II. Allegro (o Allegro molto) 
 III. Largo  (mi minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon( violon solo)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles(dont un solo)
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.7
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Avec des parties pour un second violon et un violoncelle soli dans les deux derniers mouvements
 Pour le dernier mouvement, cf. Concerti RV 188.III, RV 447.III, la Sinfonia dOttone in Villa RV 729A.0.III ainsi que la Sonata No.2 du Pastor Fido RV Anh 95/3.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo mà non molto  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Pour le premier mouvement, cf. Sinfonia de Griselda RV 718.0.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.2 Recueil, libro I (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.470)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerti RV 185.IV, RV 447.III, la Sinfonia dOttone in Villa RV 729A.0.III et la Sonata No.2 du Pastor Fido RV Anh 95/3.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Larghetto (o Andante)**  – Allegro non molto 
 II. Larghetto (o Largo)*  (do minore)
 III. Allegro molto (o Allegro assai)** 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.2
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Manuscrit* (1710-1720)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit** ()Manchester (Henry Watson Music Library)

VI concerti a cinque istromenti, Witvogel No.35, No.1
 Recueil, Libro I (1735)Uppsala (Universitetsbibliotek)

 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 401.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Gerhard Fredrik Witvogel,Amsterdam, 1735
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Passages pour violon solo et cordes (2 violons et alto) à l'unisson, sans basse continue, dans les trois mouvements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro ma poco 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in do maggiore per violino, (due oboi), archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon( violon solo)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)

 +2 hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Voir la seconde version RV 192a avec deux nouveaux derniers mouvements
 Partie pour deux violons soli dans le premier mouvement
Variante avec vents (Dresde, inc.) :
 RV 192* - pour violon solo, deux hautbois, cordes et basse continue - arrangement incomplet, il manque le troisième mouvement de Vivaldi, remplacé dans le manuscrit par la finale du Concerto Op.7, No.10 de Tomaso Albinoni
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Sinfonia en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Largo] 
 III. [Allegro] 
 IV. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon( violon solo)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Seconde version du Concerto RV 192 avex des troisième et quatrième mouvements alternatifs
 Partie pour deux violons soli dans le premier mouvement
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Concerto perdu
 Inclus dans le Rheda-Katalog (1750)Münster (Bentheim-Tecklenburgischen Musikbibliothek)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Adagio  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
VI Concerts à cinq & six instrumens, No.6
 Recueil (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.417)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia en do maggiore per archi / Sinfonia, en do majeur, pour cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (Violons I & II)
 (Altos)
 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Clavecin ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Composition perdue, probablement pour cordes et basse continue
 L'incipit était cité dans l'inventaire (détruit) de la bibliothèque de Dresde d'après Johann Bachmann, en 1913
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V1
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Spiritoso 
 II. [Adagio] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.10
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Adagio 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Adagio] 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Deuxième mouvement avec violoncelles pizzicati et sans clavier
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 198a avec un nouveau second mouvement
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro]  o *
 II. Adagio  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II (& III)
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.11
 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Manuscrit* ()Gdańsk (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk)

 Nouveau second mouvement
 Pour la première version, cf. Concerto RV 198
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
 « Il sospetto »
 / Le suspect
Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Manuscrit (1716-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Second mouvement sans clavier
 Pour ce deuxième mouvement• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(xiii) (Inganno mio tu sei La mia speranza)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) (Amato ben Tù sei la mia speranza)• cf. La verità in cimento RV 739.I.(xii) (Amato ben tu sei la mia speranza)• cf. Arie diverse RV 749.28 (Speranza mia tu sei)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 761.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, (due fagotti), archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (fa minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin

 +2 bassons*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.5
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.3
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Manuscrit (ca.1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (inc.) (ca.1725-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Second mouvement uniquement

 Il existe deux versions des second et troisième mouvements
Variante pour vents (Dresde) :
 RV 202/2a* - pour violon, 2 bassons, cordes et basse continue - incomplet, utilisé dans le Concerto pastiche RV Anh deest (568/1)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Amato bene »
 / Bien aimé
Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Grave)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Le titre (mais pas la musique) provient de l'Aria Amato bene tu sei la mia speranza des Opéras Ercole sul Termodonte RV 704.II.(xiii), La Verità in cimento RV 739.I.(xii) ou Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vi)
 Pour le premier mouvement, voir aussi le Concerto RV 201.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1983
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
Concerto in do minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante 
 II. Grave 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Incomplet, seule la partie pour violon a été retrouvée
 Les 2 derniers mouvements sont un arrangement de la Sonate RV 5.III et IV
 Concerto reconstruit par Olivier Fourès vers 2013
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.9
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Concerto incomplet, il manque la partie pour violon
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo cantabile (o Largo)  (si minore)
 III. Allegro assai 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon(et un )
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.11
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit (1727)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

Three Celebrated Concertos, No.3
 Recueil (1730)Londres (D. Wright and J. Young)

 Inclus dans le Rheda-Katalog (1750)
 Partie pour deux violons soli dans le premier mouvement
 Il existe une seconde version du deuxième mouvement
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : fatto per Maestro Pisendel

 Partie pour cordes seules dans le second mouvement
 Pour le dernier mouvement, cf. Finale du Concerto RV 772.III
 Il existe une seconde version du troisième mouvement
 Voir la Sonate pastiche RV 205/2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (si minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1749)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Autrefois attribué à Alberto Gallo
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.1
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour cordes pizzicati dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN36/10
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il grosso mogul »
 / Le grand nabab
Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o 
 - Cadenza No.1* ** 
 II. Recitativo: Grave  o  (si minore)
 III. Allegro 
 - Cadenza No.2* 
 - Cadenza No.3**
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit* (1744)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)
 Le titre Grosso mogul, célèbre diamant (appartenant au Shâh Jahân), figure uniquement sur ce manuscrit
 Avec deux cadences (No.1 et No.2) pour violon solo

 Manuscrit**Cividale del FriulI (Archivio Capitulare)
 Avec deux autres cadences (No.1 et No.3) pour violon solo, probablement authentiques et publiées par Maurizio d'Arcano Grattoni

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
 Pour la cadence No.2, cf. fin du Concerto RV 562.III
 Voir la seconde version RV 208a avec un nouveau deuxième mouvement
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sieben Konzerte nach verschiedenen Meistern No.3, BWV 594
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB448
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o * 
 II. Grave  o * (la maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.11
 Recueil, libro II (ca.1720)Amsterdam (Catalogue Roger, No.471)

 Manuscrit* (1700-1749)Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

Select harmony, No.11
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Seconde version du Concerto RV 208 avec reprise des premier et dernier mouvements mais senza cadenze
 Avec un nouveau second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Lento]  (la maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Partie pour violon solo et violons dans le deuxième mouvement
 Partie pour soliste et basse continue dans le dernier
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.11
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit (1740-1760)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Partie pour cordes seules dans le second mouvement
 Le manuscrit de Turin contient de nombreuses mesures inachevées et rejetées, dont une seconde version du deuxième mouvement, Andante 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN36/12
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit*, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Il existe une autre version du troisième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, (due oboi, fagotto), archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 - Cadenza No.1 
 II. Grave  (la maggiore) o Grave  (si minore)*
 III. Allegro 
 - Cadenza No.2  e 
 - Cadenza No.3 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue

 +2 hautbois**
 +1 basson**
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit* inc. (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrits** (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : fatto per la solennità della S. Lingua di St Antonio in Padua

 Il existe trois versions du second mouvement selon des manuscrits plus ou moins incomplets
 Pour le deuxième mouvement (v1), cf. Concerto RV 214.II
 Voir aussi la troisième version du Concerto, RV 212a avec un second mouvement alternatif (v3)
Seconde version (Dresde) :
 RV 212* - pour violon, (vents ?), cordes et basse continue - avec un second mouvement (v2) - Grave  - en si mineur, les autres mouvements sont absents du manuscrit
Variante avec vents (Dresde) :
 RV 212** - pour violon, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - arrangement probable de Pisendel 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Troisième version du Concerto RV 212 avec les mêmes premier et dernier mouvements mais senza cadenze
 Pour le deuxième mouvement (présent dans le même manuscrit), cf. Sonates RV 22.III et RV Anh 98.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Eulenburg,Zurich, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour la deuxième version, cf. Concerto RV 213a avec un troisième mouvement alternatif
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, (due flauti traversieri, due oboi), archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 +2 flûtes traversières*
 +2 hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Deuxième version du Concerto RV 213 avec une nouvelle Finale probablement introduite par Pisendel (copiste)
 Œuvre incomplète
Variante initiale avec vents (Dresde et Venise) :
 RV 213a* - pour violon, deux flûtes traversières, deux hautbois, cordes et basse continue - arrangements de Pisendel
 La variante sans vents est postérieure
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o  
 II. Grave assai  (la maggiore) o Adagio *
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.12
 Recueil, libro II (ca.1720)Amsterdam (Catalogue Roger, No.471)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit ()Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Manuscrit* (1725-1749)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

Select harmony, No.12
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Attribué dans un premier temps à Domenico Gallo
 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 212.II
Seconde version (Schwerin) :
 RV 214* - pour violon, cordes et basse continue - avec le deuxième mouvement - Adagio  - en ré majeur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.4
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Reprise du premier mouvement, cf. L'Atenaide RV 702B.I.6 (Imeneo più chiare, e belle)• cf. Orlando RV 728.II.(ii) (Benche nasconda)• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.23 (Nato pastor pro me melos)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Ipermestra RV Anh 127a.22
 Pour le troisième mouvement, cf. Cantata RV 682.3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Adagio]  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti a cinque, No.6
 Recueil, libro I (ca.1717)Amsterdam (Catalogue Roger, No.432)

 Manuscrit (1740-1760)Härnösand (Murberget Länsmuseet Västernorrland)

 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1717
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino « in tromba marina », archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon (in tromba), cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (la maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : per la signora Chiaretta, (Chiara)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 167.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritParis (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Transposition du Concerto en mi majeur RV 762 par un arrangeur inconnu
 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 263a.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717?)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Voir la seconde version, Concerto RV 224a avec un deuxième mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Le second mouvement est un emprunt au Concerto RV 772.II
 Pour la première version, cf. Concerto RV 224
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Manuscrit (1716-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Andantino)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour cordes seules dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/17
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo ma più tosto andante
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Gesellschaft der Musikfreunde)

 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1720-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
Seconde version (Dresde ) :
 RV 228* - pour violon, cordes et basse continue - avec un deuxième mouvement - Adagio 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit, Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria

 Manuscrit* (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour les second et troisième mouvements, cf. Sonata RV 755.III,IV
Seconde version (Dresde) :
 RV 229* - pour violon, cordes et basse continue - avec un troisième mouvement légèrement modifié, que l'on retrouve combiné avec la version originale dans l'édition finale
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o * 
 II. Larghetto (o Largo)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L'estro armonico, Op.3, No.9
 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit* (1740-1760)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.9 (1909)
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.1, BWV 972
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Andante tranquillo]  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo non molto  (si minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « L’inquietudine »
 / Les préoccupations
Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Inclus dans le Sonsfeld Catalog(, musicophile et ancien général prussien)(inventaire Herdringen)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria

 Œuvre incomplète, seule la partie pour violon solo a été retrouvée
 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 224a.II
 Pour le dernier mouvement, cf. Concerto RV 205.III
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 À nouveau attribué à Vivaldi
 Anciennement RV Anh 72 d'auteur anonyme
 Incomplet, seule la partie pour violon solo a été conservée
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Frammento di concerto per violino, archi e basso continuo / Fragment de concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon solo
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Fragment attribué à Vivaldi? (sans signature)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V2
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Adagio  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit*, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.9
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Révision du Concerto RV 454 composé à l'origine pour hautbois
 Partie pour violon solo dans le second mouvement
 Les deux premiers mouvements ont été adaptés en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.6
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Adagio] (o Adagio)* 
 III. [Allegro] (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : fatto per Maestro Pisendel (Johann Georg Pisendel)
 Sans indication de tempo pour les deux derniers mouvements

 Manuscrit* (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Avec indication de tempo pour tous les mouvements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.8
 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo (o Grave)*  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.6
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)

 Manuscrit* (1715-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave (o Largo)*  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1700-1730)Durham (The Cathedral Library)

 Partie pour soliste et violons soli dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.7
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit (1716-1717?)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace à Johann Georg Pisendel

Select harmony, No.1
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Pour le second mouvement, cf. Concertos RV 101.II et RV 437.II
 Les deux premiers mouvements ont été adaptés en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.5 et 3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Concerto senza cantin »
Concerto in re minore per violino (senza cantin), archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon (senza cantin), cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante (o Andante molto)  (si bemolle maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Partie pour violon senza cantin, c'est-à-dire sans la corde mi, dans le premier mouvement
 Partie pour violon joué avec scordatura (corde du sol en la) dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.2
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon et cordes seules dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo – Presto 
 III. Allegro mà non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio – Presto 
 III. Adagio 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.8
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Largo] 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Adaptation du Concerto pour viole d'amour RV 393
 Le manuscrit de Turin concernait déjà le violon mais a été identifié comme Concerto pour viole d'amour
 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Adaptation du Concerto pour viole d'amour RV 395a
 Le manuscrit de Turin concernait plutôt le violon mais a été finalement identifié comme Concerto pour viole d'amour
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Adagio] 
 III. Allegro 
 IV. Adagio 
 V. Andante (o Adagio)* 
 VI. Largo (o Adagio)* 
 VII. Allegro (o Vivace)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Gesellschaft der Musikfreunde)

 Manuscrit* ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Attribution à Giuseppe Torelli erronée, anciennement RV Anh 10
 À nouveau attribué à Vivaldi
 Le dernier mouvement a été utilisé pour le Concerto RV 522a.III

 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.8, BWV 979
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto* (o Allegro) 
 II. Adagio  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit*, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritAssise (Biblioteca Comunale)

 Manuscrit (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour soliste et violoncelles dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La tempesta di mare »
 / La tempête en mer
Concerto in mi bemolle maggiore per violino, (due oboi, fagotto), archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Presto (o Allegro)* 
 II. Largo 
 III. Presto (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)

 + 2 hautbois*
 + basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.5
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit* (av.1723?)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Ne pas confondre avec le Concerto pour flûte RV 433
Variante avec vents (Dresde) :
 RV 253* - pour violon, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - Probablement arrangé par Pisendel (copiste)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 (I. Allegro)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il ritiro »
 / La retraite
Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro assai* (o Allegro) 
 II. Andante  (do minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* ()Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 Ne pas confondre avec les Concertos RV 294 et RV 294a
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante molto e quasi Allegro 
 II. [Adagio] 
 III. Allegro* (o Presto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit*, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Largo – Andante molto 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.2
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

Select harmony, No.5
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
 Le premier mouvement a été recyclé par Nicolas Chédeville dans Il Pastor Fido, Sonata No.3 RV Anh 95/4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

P355
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon( violon solo)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Partie pour deux violons soli dans le premier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 263a avec un dernier mouvement différent
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.4
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Partie pour violon solo et altos dans le second mouvement
 Pour le nouveau troisième mouvement, cf. Concerti RV 762.III et RV 223.III
 Pour la première version, cf. Concerto RV 263 avec les deux premiers mouvements identiques
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L'estro armonico, Op.3, No.12
 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.12 (1909)
 Transcrit en do majeur pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.5, BWV 976
 Transcrit en ré majeur pour clavier par Ann Dawson, Manchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro – Adagio – Largo – Allegro – Adagio 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1750)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 267a avec un second mouvement alternatif
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro – Adagio 
 II. Andante
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria

 Œuvre incomplète, seules les parties pour violon solo ont survécu
 Partie pour violon solo dans le nouveau deuxième mouvement
 Pour la première version, cf. Concerto RV 267
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro (o Allegro moderato)] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 ManuscritParis (Bibliothèque Nationale)

 Partie pour violon solo dans le troisième mouvement
 Pour ce dernier mouvement, cf. Concerto RV 501.V• cf. Laudate pueri Dominumi RV 602.II et RV 603.II• cf. Ottone in Villa de 1713, RV 729A.I.(v) (Chi seguir vuol la costanza)• cf. Orlando furioso de 1714, RV 819.II.(ii)• cf. Tito Manlio de 1719, RV 738.III.(ii)• cf. Gl'inganni per vendetta de 1720, RV 699C.I.(v)• cf. Orlando furioso de 1724 RV Anh 52.I.(xiii) d'Antonio Bioni• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(vii)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Le quattro stagioni: La primavera »
 / Les quatre saisons : Le printemps
Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro « Giunt'é la primavera »
 II. Largo « Il capraro che dorme »
 III. Allegro « Danza pastorale »
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.1
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit (av.1723?)Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit* (1775)Paris (Ed.Bignon, Bibliothèque Nationale)

 Pour le premier mouvement, cf. la Sinfonia d'ouverture de l'opéra Dorilla in Tempe RV 709D.0.III et celle de Giustino RV 717.I.(v)
 L’œuvre a été arrangée* pour flûte sans accompagnement en 1775 par Jean-Jacques Rousseau
 Il existe de nombreux autres arrangements d'époque ou récents (pour piano, pour orgue, pour quatuor de flûtes...)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
« Il riposo per il Santo Natale »
 / Le repos de la sainte nuit de Noël
Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo (senza cembali sempre) / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue (sans clavecin)
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Sans clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)
 Dédicace : per il Santissimo Natale

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Avec cordes con tutti gli istromenti sordini dans toute l’œuvre
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 270a avec un autre deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Andante]
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Orgue ou clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria

 Concerto incomplet, seules les parties pour violon solo ont été conservées
 Avec cordes con tutti gli istromenti sordini
 Nouveau second mouvement
 Pour la première version, cf. Concerto RV 270
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « L’amoroso »
 / L'amoureux
Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Cantabile  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.10
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)
 Dédicace : Per S. Anna Maria della Pietà

 Transposition en mi majeur du Concerto de Paris en ré majeur RV 223
 Pour le troisième mouvement, cf. Concerto RV 263a.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino (o flauto traversiere), archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 64 et RV Anh 64a
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Probablement composé par Johann Adolf Hasse ou peut être par Angelo Maria Scaccia
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (re maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 106
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution probablement erronée pour des raisons stylistiques
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Vivace (o Allegro)* 
 II. Adagio 
 III. Allegro (o Presto)** 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti a cinque, No.12
 Recueil, libro II (ca.1717)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.433)

 ManuscritSvätý Jur (Okresný archív Bratislava-vidiek)

 Manuscrit* ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit**Zurich (Zentralbibliothek, Musikabteilung)

 Partie pour soliste, violons et altos dans le second mouvement
 Pour la seconde version avec un deuxième mouvement d'un autre compositeur, cf. Concerto RV Anh deest (RV 275a)
 L’œuvre a été arrangée pour orgue seule par Johann Gottfried Walther vers 1732
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1717
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino (o flauto traversiere), archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 275a)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Modification du Concerto RV 275 par Christoph Graupner
 Voir également la version modifiée pour flûte traversière RV Anh deest (RV 430)
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerts à cinq, six & sept instrumens, No.1
 Recueil (ca.1714)Amsterdam (Catalogue Roger, No.188)

 Manuscrit* (av.1714?)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)

Seconde version (Vienne) :
 RV 276* - pour violon, cordes et basse continue, avec un troisième mouvement modifié incluant des mesures supplémentaires
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1715
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Il favorito »
 / Le favori
Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.2
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.11
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Partie pour soliste, violons et altos dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.2
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit (1725-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Avec quelques modifications apportées au second mouvement par Pisendel (copiste)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.5
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Largo  (re minore)
 III. Presto (o Allegro) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo e spiccato  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.9
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

Three Celebrated Concertos, No.2
 Recueil (1730)Londres (D. Wright and J. Young)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 285.I, RV 285a.I et RV 775.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  – Adagio  – Grave  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 284.I et RV 775.I
 Voir la seconde version, Concerto RV 285a avec un premier mouvement remanié
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  – Adagio  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.5
 Recueil, libro I (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.470)

 Seconde version avec un nouveau premier mouvement
 Pour la première version, cf. Concerto RV 285
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Largo molto e spiccato (o Molto Allegro)*  – Andante molto 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
 Dédicace : Per la solennità di S. Lorenzo

 Manuscrit (1727)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.4
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Manuscrit* (1740-1760)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)
 Dédicace : Per S. Anna Maria della Pietà

 Attribution improbable à Johann Gottlieb Graun d'après un manuscrit de Lund
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo]  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Largo  (fa minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le premier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit inclus dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
[La stravaganza, Op.4, No.6]
 Recueil (1728)Londres (Catalogue Walsh, No.452)
 Figure uniquement dans l'édition anglaise de l'Opus 4 (portée à 13 titres), comme Concerto No.6

 Pour le deuxième mouvement, cf. RV 357.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | John Walsh,Londres, 1728
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  – Adagio  '(re minore)' – Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit*Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Attribution improbable à Fortunato Chelleri selon les sources viennoises*
 Introduction pour violon solo
 Le thème du dernier mouvement a été utilisé pour le Clarae stellae scintillate RV 625.IV
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Le quattro stagioni: L’autunno »
 / Les quatre saisons : L'automne
Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro « Ballo e canto dè Villanelli » – Allegro assai
 II. Adagio molto  (re minore)« Dormienti ubriachi »
 III. Allegro « La caccia »
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.3
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 ManuscritManchester (av.1725?) (Henry Watson Music Library)

L’Art de se perfectionner dans le Violon
 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Partie sans soliste dans le second mouvement
 Il existe de nombreux autres arrangements récents (pour piano, pour orgue, pour quintette de flûtes à bec...)
 Les premier et dernier mouvements ont été adaptés en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il ritiro »
 / La retraite
Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Grave  (la minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
 Cette seconde version du Concerto est la plus récente
 Pour la première version, cf. Concerto RV 294a
 Pour le deuxième mouvement, cf. Sonata RV 22.I et Sonate RV Anh 98.III
 Ne pas confondre avec le Concerto RV 256
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il ritiro »
 / La retraite
Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Grave (o Adagio)*  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.10
 Recueil, libro II (ca.1720)Amsterdam (Catalogue Roger, No.471)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

Select harmony, No.8
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement, mais il existe des variantes d'instrumentation pour l'accompagnement
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 294 avec reprise des premier et dernier mouvements
Variante avec hautbois :
 RV 294a* - pour violon, deux hautbois, cordes et basse continue – Arrangement de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/12
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Parties pour violon solo, alto et basse continue dans le deuxième mouvement
Seconde version :
 RV 296 – avec un deuxième mouvement modifié pour soliste, violons, alto et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 154
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre incomplète, probablement de 
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Grave (do maggiore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I] & II
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : per la signora Chiaretta, (Chiara, violoniste)

 Œuvre incomplète
 Seules les parties pour seconds violons et basse continue sont conservées
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Le quattro stagioni: L’inverno »
 / Les quatre saisons : L'hiver
Concerto in fa minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en fa mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto « Aggiacciato tremar trà nevi algenti »
 II. Largo  (mi bemolle maggiore)« Passar al foco i di quieti e contenti »
 III. Allegro « Caminar sopra'l giaccio »
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.4
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit (av.1725?)Manchester (Henry Watson Music Library)

L’Art de se perfectionner dans le Violon
 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Partie pour violoncello obligato dans le second mouvement
 Pour le premier mouvement,• cf. Argippo RV 697B.III.(iii) (Gelido in ogni vena)• cf. Farnace RV 711D.II.(vi) (Gelido in ogni vena)• cf. Siroe, re di Persia RV 735A.III.(v) (Gelido in ogni vena)
 Il existe de nombreux autres arrangements récents (pour piano, pour orgue, pour flûtes...)
 Le second mouvement a été adapté en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Composizione strumentale in fa minore / Composition instrumentale, en fa mineur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (Violon)
 (Violons I & II)
 (Altos)
 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Clavecin ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Composition perdue, probablement un Concerto? pour violon
 Mentionnée dans le catalogue thématique autographe de Vivaldi
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V3
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Spiritoso e non presto (o Allegro)* 
 II. Largo (o Andante)*  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.12
 Recueil, libro II (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.400)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit* (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Inclus dans le Rheda-Katalog (1750)
 Parties pour violon solo dans le dernier mouvement
 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 113.II
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
Seconde version (Dresde) :
 RV 298* : pour violon, cordes et basse continue, avec un troisième mouvement modifié incluant 9 mesures supplémentaires
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro assaI (o Allegro)  
 II. Largo cantabile (o Larghetto cantabile)*  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.8
 Recueil, libro II (ca.1720)Amsterdam (Catalogue Roger, No.471)

 Manuscrit* (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

Select harmony, No.10
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Attribution incertaine, peut-être une œuvre de Gasparo Visconti dont on retrouve le même second mouvement dans un Concerto RV Anh deest.II
 Second mouvement sans basse continue
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.2, BWV 973
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo cantabile 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.10
 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Adagio)*  (re maggiore)
 III. Allegro assaI (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.3
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit* ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
Seconde version (Lund) :
 RV 301* : pour violon, cordes et basse continue, avec un troisième mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Andante)*  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Attribution probable
 Peut-être l’œuvre de Giovanni Battista Somis d'après un manuscrit de Paris
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Manuscrit (1750-1799)Munich (Bayerische Staatsbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Titre présent dans le Catalogo dè soli, duetti, trii de Ulrich Ringmacher (1773)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Adagio  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo cantabile 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.4
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Partie pour violon solo dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il mare tempestoso »
 / La mer tempétueuse
Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o * 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L'estro armonico, Op.3, No.3
 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit (1711-1724)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)

 Manuscrit* (1750-1799)Lund (Universitetsbibliotek)

 Inclus dans le Rheda-Katalog (1750)
 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.3 (1909)
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.7, BWV 978
 Il existe de nombreux arrangements, pour piano, trio de violons, carillon...
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino (in tromba marina), archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon (in tromba), cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Andante] [o Largo]  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Larghetto  
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino (in tromba marina), archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon (in tromba), cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Partie sans basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit autographe (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : fatto per Maestro Pisendel

 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement dont il existe plusieurs versions
 Pour le deuxième mouvement d'origine, cf. Concerto RV 17a.III
 Voir le Concerto RV 314a pour la seconde version de l’œuvre, avec un nouveau second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/7
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio  (sol minore)
 III. Vivace 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1749)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Avec un deuxième mouvement alternatif, peut-être d'un autre auteur
 Pour la première version, cf. Concerto RV 314
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Le quattro stagioni: L’estate »
 / Les quatre saisons : L'été
Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto  – Allegro  – [Allegro] « Languideza per il caldo »
 II. Adagio e Presto « Mosche e mosconi »
 III. Presto « Tempo impettuoso d'Estate »
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.2
 Recueil, libro I (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.520)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)

 ManuscritGênes (Biblioteca del Liceo Musicale Paganini)

L’Art de se perfectionner dans le Violon
 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)

 Seconde partie pour violon solo dans les premier et dernier mouvements
 Il existe de nombreux autres arrangements récents (pour piano, pour orgue, pour saxophones...)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 (I. Allegro) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Orgue ou clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (fragment détruit), Darmstadt (Universitäts- und Landesbibliothek)

 Voir la seconde version RV 316a avec deux nouveaux derniers mouvements
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.4, BWV 975
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.6
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 ManuscritZürich (Zentralbibliothek Musikabteilung)

 Deuxième version du Concerto perdu RV 316 dont seul le premier mouvement est identique
 Reprise du premier mouvement dans la Sonate RV Anh 95/5.II
 Parties pour violon solo dans les second et dernier mouvements
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.1
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.3
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)

 Partie pour premiers violons et altos dans le dernier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, (due oboi, fagotto), archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 + 2 hautbois*
 + basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (ca.1715-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Le premier mouvement est utilisé dans celui du Salve Regina RV 618.I
Variante avec bois :
 RV 319* - pour violon, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - Arrangement de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Œuvre incomplète, une ou plusieurs feuilles manquantes dans le dernier mouvement
 Reconstruit par Pablo Quiepo de Llano (ca.2005)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2005
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.8
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Œuvre incomplète
 La partie pour violon solo a été perdue puis reconstruite par Ivano Zanenghi en 2009 puis par Amandine Beyer et Olivier Fourés en 2015
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Grave  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.6, No.1
 Recueil, (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.452)

Select harmony, No.9
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Partie pour violon solo dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo a piacimento 
 III. Presto  (o Allegro) *
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Deuxième mouvement sans basse continue
Seconde version :
 RV 325* - pour violon, cordes et basse continue, avec un troisième mouvement - Allegro  - en sol mineur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (mi bemolle maggiore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.3
 Recueil, libro I (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.470)

 Manuscrit (II. Grave) (1716-1720)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

Select harmony, No.6
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro mà non molto 
 II. Largo  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 (IIb. Grave) * (seulement v2)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* ()Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)

Seconde version (Berkeley) :
 RV 328* - avec un mouvement supplémentaire d'un auteur inconnu - Grave  - en sol mineur pour violon solo et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1717-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour le second mouvement, voir la Sonate RV 757.III
 Inclus dans le Sonsfeld Catalog(inventaire Herdringen)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.8
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

Select harmony, No.2
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Les premier et dernier mouvements ont été adaptés en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN36/1
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Andante cantabile 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Il existe deux versions du premier mouvement
 Partie pour soliste et violons seuls dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.3
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)

 Partie sans basse continue dans le second mouvement
 Pour ce deuxième mouvement, cf. Concerto pour violoncelle RV 407.II
 Voir la version transcrite pour hautbois RV 460
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « The Cuckow »
 / Le coucou
Il cuculo, Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Londres (1717)(Catalogue Walsh, No.435)

Two Celebrated Concertos, No.1
 Recueil (1720)Londres (John Walsh)

 Manuscrit (1735)Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le second mouvement
 Seconde version du Concerto RV 335a, avec un second mouvement emprunté au Concerto RV Anh 14.II de Francesco Maria Veracini
 Troisième version (de Johan Helmich Roman), cf. Concerto Anh deest et son adaptation pour deux violons RV Anh deest (RV 518)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Londres,John Jones, 1720
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il rosignuolo »
 / Le rossignol
Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  [→Veracini]
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Ancône (Biblioteca comunale Luciano Benincasa)

 Deuxième Version, probablement de Vivaldi, avec un second mouvement Grave emprunté au Concerto RV Anh 14 de Francesco Maria Veracini
 Pour la première Version de Vivaldi, cf. Concerto RV 335
 Il existe une troisième Version d'un autre auteur, cf. Concerto RV Anh deest
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Aria: Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.3
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le second mouvement dont il existe deux versions légèrement différentes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN36/18
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 65
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Œuvre de 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740-1760)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Adagio]  (la minore)
 III. Allegro 
 – Cadenza 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit olographe (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : fatto per il Sign. Pisendel

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

VI concerti a cinque istromenti, Witvogel No.35, No.4
 Recueil, Libro I (1735)Uppsala (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Gerhard Fredrik Witvogel,Amsterdam, 1735
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritCambridge (Fitzwilliam Museum)

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Olga Rudge,Sienne, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino scordato, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon (avec scordatura), cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo] 
 III. Allegro  o Allegro *
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Probablement incomplet
 Il manquerait quelques parties pour basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.2
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

Select harmony, No.4
 Recueil (1730)Londres (John Walsh)

 Manuscrit (ca.1727-1750)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

L’Art de se perfectionner dans le Violon
 Recueil (1782)Paris (Michel Corrette, pour violon seul)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (mi maggiore)
 III. Allegro* (o Presto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.5
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

Two Celebrated Concertos, No.2
 Recueil (1720)Londres (John Walsh)

 Inclus dans le Rheda-Katalog (1750)
 Partie pour violon solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino scordato, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon (avec scordatura), cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.6
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Manuscrit (1733)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la maggiore) o Largo*  (mi maggiore)
 III. Allegro ma poco 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit* (ca.1730-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit autographe* ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

Seconde version (Dresde) :
 RV 349* - avec un deuxième mouvement - Largo  - en mi majeur, pour violon solo et violons sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 150
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Attribution probable à 
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN56/6
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (mi maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « L’ottavina »
 / La petite octave
Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (re maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit autographeManchester (Henry Watson Music Library)

 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Attribué par Michael Talbot en 1974
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1982
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)

 ManuscritTurin (Biblioteca Nazionale)

 Reprend les premier et dernier mouvements du Concerto pour viole d'amour RV 396
 Des fragments des finales de ces deux mouvements étaient référencés comme RV 744 avant d'être incorporés à l'œuvre
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

ex V4
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto
 II. Andante molto (mi maggiore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 Violons I [& II]
 Altos
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Œuvre incomplète
 Seules les parties pour premiers violons et altos ont été préservées
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédié à Johann Georg Pisendel

 Réattribué à Vivaldi en 2012 par Federico Maria Sardelli
 Anciennement classé comme RV Anh 86 d'auteur inconnu
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2012
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.4
 Recueil, libro I (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.470)

 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante  
 II. Adagio 
 III. Allegro 
 IV. Adagio 
 V. Alla breve (o IV. Presto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1700-1749)Uppsala (Universitetsbibliotek)

 Concerto réattribué à Vivaldi en 2007
 Il avait été écarté pour des raisons de style et référencé RV Anh 107
 Pour la seconde version, cf. RV 355a avec les troisième et quatrième mouvements différents
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sonata in la minore per violino, archi e basso continuo / Sonate en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. [Adagio] 
 III. Allegro 
 IV. Adagio 
 V. Allegro assai 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritLouvain (Katholieke Universiteit)

 Seconde version du Concerto RV 355, intitulée Sonata, avec un troisième et un quatrième mouvement alternatif
 œuvre également réattribuée à Vivaldi en 2007
 Anciennement RV Anh 107a
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L'estro armonico, Op.3, No.6
 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit (1753)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.6 (1909)
 Il existe de nombreux autres arrangements pour orgue, pour piano, pour violon et piano, pour 4 flûtes...
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave e sempre piano  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.4
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452), comme Concerto No.3
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Pour le deuxième mouvement, cf. RV 291.II
 Il y a quelques différences entre les versions d'Amsterdam et de Londres
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Adagio  – Presto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.5
 Recueil, libro I (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.533)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Manuscrit (1720-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (ca.1770)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Attribution erronée à Giovanni Piantanida dans le manuscrit suédois*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/19
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo (o Largo e cantabile) 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.7
 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Partie pour soliste, violons et altos seuls dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violons I] & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.1
 Recueil inc. (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 œuvre incomplète, il manque les parties pour violon solo et premiers violons
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.6
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)

 Partie pour soliste, violons et altos dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « La caccia »
 / La chasse
Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio (o Grave)*  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.10
 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Manuscrit* (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le deuxième mouvement
 Le premier mouvement a été adapté en 1739 par Nicolas Chédeville dans Le Printems ou les Saisons amusantes, No.2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il cornetto da posta »
 / Le cornet postal
Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti a cinque, No.8
 Recueil, libro II (ca.1717)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.433)

 Manuscrit (1740-1760)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 364a avec un deuxième mouvement alternatif
 Le premier mouvement a été réutilisé dans le Concerto pour violon et hautbois RV Anh 18.I d'auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1717
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L’élite des concertos italiens, No.1
 Recueil (1742-1751)Paris (Catalogue Madame Boivin puis Le Clerc le Cadet, Bibliothèque nationale)

 Manuscrit (1715-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Seconde version du Concerto RV 364 avec un nouveau deuxième mouvement
 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV Anh 18.I d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Mme Boivin,Paris, ca.1750
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Il existe deux versions de finale légèrement différentes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il Carbonelli »
 / Le grand Carbonelli
Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio (o Largo)*  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1700-1749)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Concerto nommé en hommage à Giovanni Stefano Carbonelli
 Il existe quelques variantes entre les deux manuscrits
 Le second mouvement sera réutilisé par Giuseppe Antonio Brescianello dans le Concerto en mi mineur Op.1, No.7
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco poco 
 II. Andante ma poco  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.29)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 1 à 3 Violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Avec deux violons soli dans le premier mouvement et trois dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1700-1749)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Il existe plusieurs légères variantes du premier mouvement selon les manuscrits
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Larghetto  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto e spiritoso 
 II. Largo mà non molto  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)

 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 372a avec un nouveau deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro molto e spiritoso 
 II. Andante
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Deuxième version incomplète du Concerto RV 372 Anciennement catalogué comme Concerto RV 790, avec un second mouvement alternatif provenant du Concerto RV 583.II
 Il manque les parties pour soliste et basse continue
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

exEa2126
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → Anh 153
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution improbable
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Concerti à cinque istromenti, tre violini, alto viola e basso continuo, Op.7, No.6
 Recueil, libro I (ca.1719)Amsterdam (Catalogue Roger, No.470)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Larghetto – Andante 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro]  (o Allegro)* 
 II. Largo staccato – Grave  (sol minore) (o re minore)*
 III. Presto (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1744)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Manuscrit* ()Lund (Universitetsbibliotek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 (II. Largo)*
 (III. Allegro)*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Concerto incomplet, seules les 59 premières mesures du premier mouvement ont été conservées
 Pablo Queipo de Llano a reconstruit vers 2010 les trois mouvements*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (o do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti per violino, Op.12, No.5
 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.546)

 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Manuscrit (1715-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN36/9
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante molto 
 II. Andante  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Pour le second mouvement, cf. Motezuma RV 723.I.(xv) (Se prescritta in questo giorno)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit* (1740-1760)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Le premier mouvement a été utilisé pour le Concerto RV 383a.I
 Voir la version (anonyme) du Concerto pour deux violons RV Anh deest (RV 528)
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern No.9, BWV 980
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio (re minore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Quelques doutes sur l'authenticité
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo e cantabile 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour la seconde version, cf. RV 383a avec un troisième mouvement identique
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1963
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro  o *
 II. Largo e cantabile (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La stravaganza, Op.4, No.1
 Recueil, libro I (ca.1716)Amsterdam (Catalogue Roger, No.399)
 Londres (1728) (Catalogue Walsh, No.452)
 Dédié à Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino

 Manuscrit* (1700-1732)Gdańsk (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk)

Three Celebrated Concertos, No.1
 Recueil (1730)Londres (D. Wright and J. Young)

 Seconde version du Concerto RV 383 avec un troisième mouvement identique et un second mouvement légèrement remanié
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 381.I et RV Anh deest (RV 528.I)
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
 En partie publié dans The Musical Pocket Book pour violon seul, Londres (ca.1750)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1716
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV 372a
| 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro remplacé
 Fragment de la seconde version du Concerto RV 372 et donc classé à la suite comme RV 372a
 Découvert en 1978 par Mario Rinaldi
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |  Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, cordes et basse continue
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Concerto incomplet, seule la finale est parvenue jusqu'à nous
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V5
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV Anh 108
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution probablement erronée
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro ma poco 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.30)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Concerto per Signora Anna Maria
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie sans basse continue dans le second mouvement
 L’œuvre a été arrangée pour orgue seule par Johann Gottfried Walther (1717-1732)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1963
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Partie sans basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Andante molto – Allegro non molto 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)

 Partie sans basse continue dans le deuxième mouvement
 Référencé dans le Catalogue Pirnitz (ca.1752)Brtnice (Moravské Muzeum)
 Il existe un premier mouvement Andante molto e Adagio  provenant du manuscrit, mais qui a été refusé par l'auteur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violino scordato, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violon (avec scordatura), cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La cetra, Op.9, No.12
 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)

 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.5
 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)
 Dédié à Charles VI

 ManuscritManchester (Henry Watson Music Library)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Voir la transcription pour violon, cordes et basse continue, Concerto RV 769
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour viole et violons dans le premier mouvement
 Second mouvement sans clavecin
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Second mouvement sans basse continue
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 395a avec un deuxième mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Seconde version du Concerto RV 395 avec un deuxième mouvement Andante alternatif
 Voir la transcription pour violon, cordes et basse continue, Concerto RV 770
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Second mouvement sans basse continue
 Voir la transcription pour violon, cordes et basse continue, Concerto RV 768 avec un deuxième mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per viola d’amore, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour viole d'amour, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Violons I & II (+2 soli)*
 Altos (+1 solo)*
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Second mouvement sans basse continue, mais avec ajout* de deux violons et d'un alto soli
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Adagio 
 III. Allegro mà non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 189.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio (sol minore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante e spiritoso 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 → Anh 145
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution improbable
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Adagio
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Andante 
 III. Minuet 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto pour basson RV 481.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 Pour le deuxième mouvement, cf. Concerto pour violon RV 334.II
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violoncello obligato, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violoncelle obligé, basson, cordes et basse continue
 I. Adagio ... Allegro 
 II. Allegro ... Adagio 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Basson
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Basse continue avec basson seul dans le premier mouvement, avec basson et clavier dans les deux derniers
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Largo
 III. Allegro molto
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violoncelle]
 [Violons I & II]
 Altos
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Per Teresa

 Concerto incomplet
 Seules les parties pour alto ont été découvertes en 1978 par Mario Rinaldi
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si bemolle maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Larghetto  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Les deux derniers mouvement seront réutilisés pour le Concerto pour flûte traversière RV 438a
 Voir la version ultérieure, intégralement arrangée pour flûte traversière RV 438
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|- 

! scope="row" ! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 → Anh 146
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur anonyme
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio – Largo
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo]  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Andante 
 II. Adagio (do maggiore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro non troppo 
 II. [Largo]  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo cantabile 
 III. Allegro  o *
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1955)Berne (Hochschule der Künste, Musikbibliothek)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Larghetto (re minore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violoncelle]
 [Violons I & II]
 Altos
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dédicace : Per Teresa

 Concerto incomplet
 Seules les parties pour alto ont été retrouvées en 1978 par Mario Rinaldi
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per violoncello, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per mandolino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour mandoline, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Mandoline
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Avec tous les violons pizzicati
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 → Anh 109
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution douteuse
 Auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Partie sans basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il gardellino »
 / le chardonneret
Concerto in re maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo] [o Cantabile] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.3
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)

 ManuscritAalholm (Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen)

 Partie pour flûte solo et basse continue dans le second mouvement
 Pour la version d'origine à quatre instruments et basse continue, cf. Concerto RV 90
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro  o *
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit* (ca.1744)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 Partie pour flûte, violon solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1700-1749)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Œuvre autrefois perdue et connue grâce à l'incipit du Esterházy Bibliothek Katalog, Eisenstadt (1740)
 Identifiée en 1991 par Ingo Gronefeld et Raimund Jedeck parmi les manuscrits de Schwerin
 Partie sans basse continue dans le second mouvement
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Bärenreiter,Cassel, 1991
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il gran mogol »
 / Le grand nabab
Concerto in re minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & (II)
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
le quattro nazioni: [No.2], L'India
 ManuscritÉdimbourg (National Archives of Scotland)
 Recueil de quatre concertos pour flûte dédiés à quatre nations : la Francia, l'India, la Spagna e l'Inghilterra. Seul le second a été retrouvé en 2010 par Andrew Woolley dans les archives de 

 Concerto incomplet, il manque les parties pour seconds violons (reconstruites par Andrew Woolley)
 Pour la seconde version simplifiée et transposée en mi mineur, cf. Concerto RV 431
 Recueil inclus dans le Nicolaas Selhof Katalog, La Haye (1759)
 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
 Ne pas confondre avec le Concerto RV 208
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 430)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Le deuxième mouvement est probablement l’œuvre de Christoph Graupner
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 (II. Grave supra il libro come stà) (la minore?)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Révision et transposition du Concerto original RV 431a
 Concerto incomplet
 Le second mouvement est absent. Dans le manuscrit de Turin, il est évoqué par l'inscription Grave supra il libro come stà. Peut-être une transcription en la mineur du second mouvement du RV 431a (Édimbourg)
 Il a été reconstruit depuis la découverte du Manuscrit écossais
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 (II. Grave Sopra il Libro)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)

 Œuvre incomplète
 Le second mouvement annoncé comme Grave supra il libro dans le manuscrit de Turin, a été perdu ainsi qu'un probable troisième mouvement s'il a été composé ou terminé
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La tempesta di mare »
 / La tempête en mer
Concerto in fa maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.1
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)

 Adaptation pour flûte des Concerti RV 98 et RV 570
 Ne pas confondre avec le Concerto pour violon RV 253
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro mà non tanto 
 II. Largo cantabile  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.5
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Transcription du Concerto initial pour flûte à bec RV 442
 Pour le second mouvement,• cf. La virtù trionfante dell'amore RV 740.II.(iv).3 (Se lascio d'adorare)• cf. Arie diverse RV 749.24
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.4
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit (ca.1770)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Manuscrit (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Inclus dans le Breitkopf-Katalog (1762-1787)
 A été autrefois attribué par erreur à Johann Adolf Hasse
 Partie pour flûte et violons dans le deuxième mouvement dont il existe deux versions légèrement différentes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.6
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)

 Adaptation du Concerto pour quatre instruments et basse continue, RV 101
 Pour le second mouvement, cf. Concerto RV 242.II
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Seconde adaptation, mais intégrale, pour flûte du Concerto pour violoncelle RV 414
 Il existe une première version de l'adaptation, cf. RV 438a
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo (con fagotto) / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue (avec basson)
 I. Allegro 
 II. Andante (o Larghetto)  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Violoncelle solo et basson
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Version originale du Concerto pour flûte avec arrangement des deux derniers mouvement du Concerto pour violoncelle RV 414
 Partie pour flûte, basson et violoncelle solo dans le second mouvement
 Voir le Concerto RV 438
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 (I. [Allegro]) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue
 Incipit inclus dans le Esterházy Bibliothek Katalog, Eisenstadt (1740)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 (I. [Allegro]) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Œuvre perdue, attribuée à VIvaldi en 2004
 Incipit inclus au catalogue du Collegium Wilhelmitanum de Strasbourg (1742-1783)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La notte »
 / La nuit
Concerto in sol minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Largo 
 II. Fantasmi: Presto 
 III. Largo 
 IV. Presto  (fa maggiore)
 V. Il sonno: Largo  (do minore)
 VI. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Sei concerti a flauto traversiere, Op.10, No.2
 Recueil (1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.544)

 Révision du Concerto pour trois instruments et basse continue, RV 104
 Le troisième mouvement a été arrangé et transcrit en sol mineur
 Pas de lien avec le Concerto pour basson RV 501
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour flûte traversière, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Le manuscrit comporte également une version simplifiée des partitions pour soliste (difficultés techniques ?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
le quattro nazioni: [No.1], La Francia
 Recueil de quatre concertos pour flûte dédiés à quatre nations : la Francia, l'India, la Spagna e l'Inghilterra

 Inclus dans le Nicolaas Selhof Katalog, La Haye (1759)
 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
 Voir le seul Concerto du recueil retrouvé à ce jour, RV 431a
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
le quattro nazioni: [No.4], L’Inghilterra
 Recueil de quatre concertos pour flûte dédiés à quatre nations : la Francia, l'India, la Spagna e l'Inghilterra

 Inclus dans le Nicolaas Selhof Katalog, La Haye (1759)
 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L’Olanda
 Probable recueil (libro II?) de concertos pour flûte dédiés à d'autres nations

 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
La Germania
 Probable recueil (libro II?) de concertos pour flûte dédiés à d'autres nations

 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
le quattro nazioni: [No.3], La Spagna
 Recueil de quatre concertos pour flûte dédiés à quatre nations : la Francia, l'India, la Spagna e l'Inghilterra

 Inclus dans le Nicolaas Selhof Katalog, La Haye (1759)
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in (?) per flauto traversiere, archi e basso continuo / Concerto en (?), pour flûte traversière, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Flûte traversière]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
L’Italia
 Probable recueil (libro II?) de concertos pour flûte dédiés à d'autres nations

 Titre cité dans une lettre de Vivaldi de 1741
 D'autres Concertos ont pu être consacrés à d'autres nations
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per flauto diritto, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour flûte à bec, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec alto
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per flauto diritto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte à bec, cordes et basse continue
 I. Allegro mà non molto 
 II. Largo e cantabile 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte à bec alto
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Concerto avec tutti gli istromenti sordini
 Pour le second mouvement• cf. La virtù trionfante dell'amore RV 740.II.(iv).3 (Se lascio d'adorare)• cf. Arie diverse RV 749.24
 Voir l'adaptation ultérieure pour flûte traversière RV 434
 Le manuscrit turinois offre aussi une version incomplète et refusée du deuxième mouvement - Largo cantabile  - sans basse continue et cordes con sordini
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per flautino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour piccolo, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Piccolo
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Note : gli istromenti trasportati alla 4a, transposition vers sol majeur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per flautino, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour piccolo, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (la minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Piccolo
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per flautino, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour piccolo, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Piccolo
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Note : gli istromenti alla 4a bassa, transposition vers mi mineur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1953
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Adagio
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Breitkopf & Härtel,Leipzig, 2006
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Minuetto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Pour le troisième mouvement, cf. Concerti RV 185.IV et RV 188.III, la Sinfonia dOttone in Villa RV 729A.0.III et la Sonata No.2 du Pastor Fido RV Anh 95/3.II
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 448 adapté du Concerto d'origine pour basson RV 470, avec un mouvement final différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Allegro (o Presto) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Note : Concerto per fagotto accomodato per hautbois
 Adaptation pour hautbois du Concerto pour basson RV 470
 Voir la version pour hautbois d'origine RV 447 avec un autre troisième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.12 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Partie pour hautbois solo et basse continue dans le second mouvement
 Voir la version pour violon, RV 178
 L'édition imprimée de l'Opus de 1725 propose les deux instruments en soliste, mais le hautbois semble avoir été celui retenu pour la composition
 Inclus dans le Sonsfeld Catalog(inventaire Herdringen)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Larghetto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Note : Per fagotto ridotto per hautbois
 Adaptation pour hautbois du Concerto pour basson RV 471 avec un deuxième mouvement alternatif
 Pour le premier mouvement, cf. La Griselda RV 718.II.(vii) (Scocca dardi l'alteto tuo Ciglio)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (la maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Il existe une première ébauche refusée du second mouvement - Largo  - toujours dans le manuscrit turinois
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio – Largo  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1700-1749)Uppsala (Universitetsbibliotek)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour hautbois seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8, No.9 Recueil, libro II (ca.1725)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.521)
 Dédié All'Illustrissimo il Signor Venceslao Conte di Marzin (Comte de Morzine)

 Partie pour hautbois solo et basse continue dans le second mouvement
 Voir la version pour violon, RV 236
 L'édition imprimée de l'Opus de 1725 propose les deux instruments en soliste, mais le hautbois semble avoir été celui retenu pour la composition
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1725
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. [Allegro] (o Allegro giusto)* 
 II. Grave  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Manuscrit* (ca.1740)Arnsberg Herdringen (Jagdschloss Herdringen, Bibliotheca Fürstenbergiana)

 Partie pour hautbois et cordes dans le second mouvement
 Inclus dans le Sonsfeld Catalog(inventaire Herdringen)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Adagio 
 IV. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Harmonia Mundi, The 2d Collection, No.5 Recueil (1728)Londres (John Walsh, No.384)

 Authenticité autrefois incertaine, RV Anh 110
 Réattribué en 2011 à Vivaldi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | John Walsh,Londres, 1728
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Andante  (do maggiore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Note : Per fagotto ridotto per hautbois
 Adaptation pour hautbois du Concerto pour basson RV 485
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 → Anh 152
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution probablement erronée
 Auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Breitkopf & Härtel,Leipzig, 2007
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour hautbois, cordes et basse continue
 → Anh 111
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur anonyme
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon, cordes et basse continue
 I. Allegro non tanto 
 II. Largo 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I, II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Sei concerti per violino o oboe, Op.11, No.6 Recueil (ca.1729)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.545)

 Second mouvement sans violons
 Voir la version probablement antérieure pour violon, Concerto RV 334
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1729
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (do maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro  (o Allegro  )*
 II. Largo  (o Adagio  )* (do maggiore)
 III. Allegro  (o Allegro  )*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue (ou basson)*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750-1799)Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit* ()Uppsala (Universitetsbibliotek)Variante (Uppsala) : RV 462* - pour hautbois, cordes et basson
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1992
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Note : Concerto per fagotto ridotto per hautbois
 Adaptation pour hautbois du Concerto pour basson RV 500
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 → RV Anh 141
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution probablement erronée
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1720
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per oboe, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour hautbois, cordes et basse continue
 → RV Anh 142
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution probablement erronée
 Auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Jeanne Roger,Amsterdam, 1719
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Pour le premier mouvement, cf. Semiramide de 1732 RV 733.II.(iii)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante  (do minore)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Concerto incomplet, seuls les deux premiers mouvements sont connus
 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Larghetto  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Voir la première adaptation pour hautbois, Concerto RV 447 qui reprend les deux premiers mouvements
 Pour l'arrangement complet pour hautbois des trois mouvements, cf. Concerto RV 448
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Larghetto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Voir l'adaptation pour hautbois RV 450 avec un nouveau deuxième mouvement
 Pour le premier mouvement, cf. La Griselda RV 718.II.(vii) (Scocca dardi l'alteto tuo Ciglio)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Andante molto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. Minuet 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Adagio 
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson solo et basse continue dans le second mouvement
 Le manuscrit turinois, contient un fragment de trois mesures d'une première version refusée Allegro  du dernier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (sol minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Pour le premier mouvement, cf. Concerto pour violoncelle RV 406.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Œuvre incomplète, seul le premier mouvement a été conservé
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Presto 
 II. Larghetto  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Pour le premier mouvement, cf. Semiramide de 1732 RV 733.III.(ii)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro poco 
 II. Andante  (re maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Andante  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Voir l'adaptation pour hautbois, Concerto RV 457
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson solo et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (re minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 2 violons soli*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Avec deux violons soli* dans le premier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Second mouvement sans clavier
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro mà poco 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Presto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
 Dédié au 

 Partie pour basson seul et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante molto  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Voir l'adaptation pour hautbois RV 463
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La notte »
 / La nuitConcerto in si bemolle maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Largo  – Andante molto 
 II. Fantasmi: Presto 
 III. Presto  – Adagio 
 IV. Il Sonno: [Andante molto] 
 V. Sorge l'Aurora: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Quatrième mouvement sans clavier
 Pour le dernier mouvement, cf. RV 268.III, et les Laudate pueri Dominumi RV 602.II et RV 603.II• cf. Ottone in Villa de 1713, RV 729A.I.(v) (Chi seguir vuol la costanza)• cf. Orlando furioso de 1714, RV 819.II.(ii)• cf. Tito Manlio de 1719, RV 738.III.(ii)• cf. Gl'inganni per vendetta de 1720, RV 699C.I.(v)• cf. Orlando furioso de 1724 RV Anh 52.I.(xiii) d'Antonio Bioni• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(vii)
 Aucun lien avec les Concertos RV 104 et RV 439
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
 Dédié à Giuseppino Biancardi

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per fagotto, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue
 I. Allegro mà poco 
 II. Larghetto  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per clavicembalo, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour clavecin, cordes et basse continue
 → RV 546
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Référence supprimée, cette version pour clavier n'a jamais été proposée par Vivaldi
 En cause, une mauvaise interprétation des annotations du manuscrit turinois du Concerto pour violon et violoncelle RV 546
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Oxford University Press,Londres, 1987
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (re minore)
 III. Allegro non molto e cantabile 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VI (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.30)

 Partie pour 2 violons et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1954
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] (o Allegro)* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour 2 violons et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini principali, (due oboi), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)

 +2 hautbois*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Manuscrit (1716-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1716-1720)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)Variante (Dresde ) : RV 507* - pour deux violons, deux hautbois, cordes et basse continue - ajout probable de Johann Georg Pisendel
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/13
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini obligati, (due oboi e fagotto), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 +2 hautbois*
 +basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Manuscrit* (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Second mouvement sans basse continueVariante avec vents (Dresde) : RV 508* - pour deux violons, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - probables ajouts des copistes (Pisendel et Morgenstern)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro mà poco e cantabile 
 II. Andante molto  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Partie pour deux violons soli et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelle solo*
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Manuscrit (1741)Londres (Royal Academy of Music)

 Partie pour deux violons et violoncelle soli* dans le deuxième mouvement
 Voir la version pour violon et orgue RV 766
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Partie pour deux violons seuls et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | VI concerti a cinque istromenti, Witvogel No.48, No.6 Recueil, Libro II (1736)Ann Arbor (University of Michigan Library)

 Inclus dans le Esterházy Bibliothek Katalog, Eisenstadt (1740)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Adagio  (sol minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en mi bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1741)Londres (Royal Academy of Music)

 Partie pour deux violons et basse continue dans le deuxième mouvement
 Voir la version pour violon et orgue RV 767
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1983
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Partie pour deux violons et basse continue dans le deuxième mouvement
 Pour les second et troisième mouvements, cf. Sonate pour deux violons RV 71.II et III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Partie pour deux violons et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 518)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Arrangement pour deux violons de l'adaptation de Johan Helmich Roman
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per due violini, (due oboi e fagotto), archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro  (o Allegro)* 
 II. Largo (o Adagio)**  (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 2 hautbois***
 basson***
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.5 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit* ()Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Manuscrit** (1740-1760)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Manuscrit*** (1715-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit**** (1730)Londres (Royal Academy of Music)

 Manuscrit***** (1760)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Second mouvement sans basse continue
 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.5 (1909)Variante avec vents (Dresde) : RV 519*** - pour deux violons, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - ajout probable du copisteVariantes pour clavecin : RV 519**** - pour clavecin (et cordes) (Londres) - réduction de Johan Joachim Agrell vers 1730
 Inclus dans A Collection of Easy Genteel Lessons for the Harpsicord, Londres (1767)
 RV 519***** - pour clavecin seul (Berlin) - réduction en sol majeur de Johann Adolph Scheibe ou peut-être la copie d'une transcription de Jean-Sébastien Bach qu'il côtoyait de 1727 à 1735
 Il existe de nombreux autres arrangements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons solI (I) & II
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.12 Recueil inc. (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Concerto incomplet, il manque les parties pour le premier violon solo
 Reconstruction de Fabrizio Ammetto
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per due violini, (due oboi e fagotto), archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin

 2 hautbois*
 basson*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour deux violons et basse continue dans le deuxième mouvementVariante avec vents (Dresde ) : RV 521* - pour deux violons, deux hautbois, basson, cordes et basse continue - arrangement de Johann Georg Pisendel avec quelques variations dans les parties pour solistes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per due violini d'eco (o violino principale con altro per eco in lontano), archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour deux violons en écho, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (si minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons(ou violon + violons d'eco)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Œuvre éditée jusqu'à peu, pour violon principal et deux ou trois violons per eco in lontano
 Reconsidérée selon les sources être pour deux violons d'eco, reclassée à la suite du Concerto RV 521
 Deuxième mouvement sans basse continue
 Joué le 21 mars 1740 à l'Ospedale della Pietà à Venise pour Federico Cristiano di Sassonia, Principe di Polonia
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

ex Ga191
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Larghetto (o Larghetto e spiritoso)*  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.8 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit* (1922)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.8 (1909)
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sieben Konzerte nach verschiedenen Meistern No.2, BWV 593
 Il existe de nombreux autres arrangements : pour 3 pianos, pour quatuor, pour 2 violons et piano...
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 522a avec un troisième mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. [Adagio]  (re minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons solI (ou 1)
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit perdu et d'origine inconnu
 A servi à l'édition de G. Schirmer 

 Le troisième mouvement est un emprunt au Concerto RV 813.VII (ex RV Anh 10) avec un seul violon solo
 Pour la première version, cf. Concerto RV 522
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | G. Schirmer,New York, 1907
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per due violini principali, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 ManuscritParis (Bibliothèque du Conservatoire National de Musique)

 Partie pour deux violons et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelle solo*
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Deuxième mouvement pour deux violons et basse continue avec une partie pour violoncelle solo* 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (do minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons solI (I) & II
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | La cetra, Concerti consacrati alla sacra Cesarea cattolica real Maesta di Carlo VI, dell'anno 1728, No.6 Recueil (ca.1728)Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)(à ne pas confondre avec La cetra Op.9)
 Dédié à Charles VI

 Œuvre incomplète, il manque les parties pour le premier violon solo
 Reconstruction de Fabrizio Ammetto
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 528)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Authenticité douteuse
 Adaptation pour deux violons du Concerto pour violon RV 381
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. [Largo]  (mi bemolle maggiore)
 III. Allegro  (mi bemolle maggiore)!
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo e spiccato 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | La cetra, Op.9, No.9 Recueil, libro II (ca.1727)Amsterdam (Catalogue Le Cène, No.534)
 Dédié Alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maesta di Carlo VI (Charles VI)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Michel-Charles Le Cène,Amsterdam, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per due violini obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour deux violons obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons soli
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Manchester (Henry Watson Music Library)

 Adaptation pour deux violons du Concerto pour Hautbois et violon RV 548
 Pour le second mouvement, cf. RV 107.II
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per due violoncelli, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour deux violoncelles, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violoncelles
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Partie pour deux violoncelles et basse continue dans le deuxième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per due mandolini, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour deux mandolines, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 mandolines
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Deuxième mouvement sans basse continue et avec violons et altos pizzacati
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due flauti traversieri, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux flûtes traversières, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 flûtes traversières
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit (1750-1799)Faenza (Biblioteca comunale Manfrediana)

 Partie pour deux flûtes et basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due oboi, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Second mouvement sans basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due oboi, (o due trombe), archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois(ou 2 trompettes)
 Violon*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Second mouvement* avec violon solo, cordes et basse continue
 Cet ajout partiel d'un violon explique son ancienne référence pour trois instruments RV 563
 Il a été un temps envisagé que ce Concerto était pour deux trompettes, mais ce sont bien deux hautbois qui à l'origine étaient concernés
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

ex Go52
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per due oboi, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour deux hautbois, cordes et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Partie pour deux hautbois soli et basse continue dans le troisième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la minore per due oboi, archi e basso continuo / Concerto en la mineur, pour deux hautbois, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due trombe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux trompettes, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 trompettes
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Pour le second mouvement, cf. RV 110.II
 Pour le troisième mouvement, cf. RV 110.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per due corni da caccia, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour deux cors, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 cors
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelle solo*
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Partie pour violoncelle solo et basse continue dans le second mouvement*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per due corni da caccia, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour deux cors, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 cors
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1951
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, organo obligato, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, orgue obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio (sol maggiore)
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Orgue]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dedicace : Concerto per Signora Anna Maria con organo obligato

 Concerto incomplet, seules les parties pour violon solo sont connues
 Reconstruit et édité par Fabrizio Ammetto
 Pour le premier mouvement, cf. RV 123.I
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | UT Orpheus,Bologne, 2005
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. [Allegro]
 II. Adagio
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Orgue]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dedicace : Per Anna Maria

 Réattribué à Vivaldi par Federico Maria Sardelli, ex RV Anh 76
 Concerto incomplet, ne sont connues que les parties pour violon solo et celle du second mouvement pour basse continue
 Le second mouvement a été reconstruit par Michael Talbot puis le Concerto par Olivier Fourès
 Pour le troisième mouvement, cf. RV 114.III
 De nombreux autres éléments proviennent des Concerti RV 537 et RV 561
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do minore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en do mineur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritLondres (Royal Academy of Music)

 Second mouvement pour violon et orgue soli
 Voir la version pour deux violons RV 510
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Armelin Musica,Padoue, 2004
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per viola d’amore, liuto, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour viole d'amour, luth, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Viole d'amour
 Luth
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Deuxième mouvement sans alto ni basse continue
 Joué le 21 mars 1740 à l'Ospedale della Pietà à Venise pour Federico Cristiano di Sassonia, Principe di Polonia
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (sol minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Second mouvement sans les cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Largo] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour violon et orgue seuls dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1962
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Allegro alla francese  (re minore)
 III. Allegro 
 IV. Minuet 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Adaptation du Concerto RV 139 avec ajout d'un quatrième mouvement
 Parties sans solistes, pour cordes et basse continue dans les second et dernier mouvements
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1957
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il Proteo o sia il mondo al rovescio »
 / Protée, ou le Monde à l'enversConcerto in fa maggiore per violino e violoncello obbligati, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon et violoncelle obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Parties sans cordes dans le second mouvement
 Voir la version avec vents RV 572 avec un second mouvement différent
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Larghetto  (la minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritLondres (Royal Academy of Music)

 Second mouvement pour violon et orgue seuls
 Voir la version pour deux violons RV 765
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Armelin Musica,Padoue, 2004
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, organo, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Grave] (la minore)
 III. [Allegro]
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 [Orgue]
 [Violons I & II]
 [Altos]
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dedicace : Concerto con l'organo per Signora Anna Maria

 Œuvre incomplète, seules les parties pour violon solo ont été retrouvées
 Reconstruit et édité par Fabrizio Ammetto
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 284.I et RV 285.I
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | UT Orpheus,Bologne, 2005
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per oboe, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Largo 
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Second mouvement avec solistes seuls et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1958
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per violino, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour violon, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Larghetto e sciolto
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [Violon]
 [Violoncelle]
 [Violons I & II]
 Altos
 [Violoncelles]
 [Contrebasses]
 [Clavecin ou orgue]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)
 Dedicace : Per Chiaretta e Teresa

 Œuvre incomplète, seules les parties pour les altos ont été préservées
 Réattribuée à Vivaldi, ex RV Anh 87
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per oboe (o violino), violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour hautbois, violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro
 II. Largo
 III. Allegro cantabile
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois (ou violon)*
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritRohrau (Harrachschen Bibliothek)
 Provient probablement d'un voyage à Venise en 1728 de Ferdinand Bonaventura II von Harrach

 Le manuscrit propose deux instruments comme premier soliste avec violoncelle obligatoVariante pour violon : RV 812* - pour violon, violoncelle, cordes et basse continue
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Doblinger Musikverlag,Vienne, 2010
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per violino, violoncello obligato all'inglese, archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour violon, violoncelle obligé (all'inglese), cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Une version erronée pour clavecin et cordes RV 780 a été retirée du catalogue Ryom
 Il existerait également une version pour deux violons
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino, violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (fa maggiore)
 III. Allegro molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 ManuscritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 Partie pour violon et violoncelle avec basse continue dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per oboe e violino obligati, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour hautbois et violon obligés, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Hautbois
 Violon
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Partie pour violon et violoncelle avec basse continue dans le second mouvement
 Pour ce second mouvement, cf. Concerto RV 107.II
 Voir la version pour deux violons RV 764
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per quattro violini, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour quatre violons, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo e spiccato  (si minore)
 III. Allegro  e 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelle solo*
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.1 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit (inc.)Paris (Bibliothèque Sainte-Geneviève)
 Fragment de parties pour violoncelle

 Partie pour violoncelle solo dans le premier mouvement*
 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.1 (1909)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in mi minore per quattro violini, archi e basso continuo / Concerto en mi mineur, pour quatre violons, cordes et basse continue
 I. Andante  
 II. Allegro assai 
 III. Adagio  (sol maggiore)
 IV. Allegro  (sol maggiore)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.4 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.4 (1909)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per tre violini, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour trois violons, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Andante  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 violons
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Manuscrit (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (inc.) (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour les violons soli et basse continue dans le second mouvement
 A été arrangé pour trois violons et piano par Edmund Medefind vers 1884, Berlin, Otto Wernthal (1900)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN61/20
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 → RV 552
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Référence déplacée avec les Concertos pour deux violons et cordes
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per quattro violini obligati, viole e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour quatre violons obligés, altos et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, organo (o violino), oboe, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, orgue, hautbois, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Largo] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Orgue (ou  violon)*
 Hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Deuxième mouvement sans cordes ni basse continue
 Pour la seconde version pour cordes, cf. Concerto RV 554aVariante pour deux violons : RV 554* - pour deux violons, hautbois, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violinI (o violino e organo), violoncello, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, violoncelle, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Largo] 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons (ou violon et orgue)*
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin (ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Deuxième version pour cordes et basse continue provenant du même manuscrit turinois
 Pour la première version, cf. Concerto RV 554 avec hautboisVariante avec orgue : RV 554a* - pour violon, orgue, violoncelle, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore con molti istromenti: tre violini, due flauti diritti, oboe, (due violini in tromba marina), due viole all'inglese, due salmoè, due violoncelli, due clavicembali, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour trois violons, deux flûtes à bec, hautbois, deux altos (all'inglese), deux chalumeaux, deux violoncelles, deux clavecins, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo a piacimento 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 violons
 2 flûtes à bec
 Hautbois
 2 altos
 2 chalumeaux
 2 violoncelles
 2 clavecins
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Partie pour violon solo et deux clavecins dans le second mouvement
 Pour le dernier mouvement, le manuscrit indique l'ajout de due trombe ; il ne s'agit pas de deux trompettes mais de deux violons in tromba marina
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini, due flauti diritti, due oboi, due clarinettI (o trombe), fagotto (e liuto), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, deux flûtes à bec, deux hautbois, deux clarinettes (ou trompettes), basson, cordes et basse continue
 I. Largo – Allegro molto 
 II. Largo e cantabile  (sol minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 flûtes à bec
 2 hautbois
 2 clarinettes (ou trompettes)
 Basson (ou luth)*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)
 Dédicace : Per la Solennità di S. Lorenzo

 Partie pour violon solo, clarinette et basse continue avec luth dans le second mouvement*
 Voir la version sans clarinettes RV 556a
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini, due flauti diritti, due oboi, fagotto (e liuto), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. Largo – Allegro molto 
 II. Largo e cantabile  (sol minore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 flûtes à bec
 2 hautbois
 Basson (ou luth)*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)
 Dédicace : Per la Solennità di S. Lorenzo

 Seconde version du Concerto RV 556 extraite du même manuscrit mais sans clarinette ni trompette
 Partie pour violon solo, et basse continue avec luth dans le second mouvement*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due violini, due oboi, (due flauti diritti e fagotto), archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons, deux hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
 II. Largo  (sol maggiore)
 III. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 hautbois
 2 flûtes à bec*
 Basson*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Avec deux flûtes à bec et basson seuls dans le second mouvement*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore con molti istromenti: due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoé, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux violons (in tromba marina), deux flûtes à bec, deux mandolines, deux chalumeaux, deux théorbes, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro molto 
 II. Andante molto  (sol maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 flûtes à bec
 2 mandolines
 2 chalumeaux
 Violoncelle
 2 théorbes
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour cordes et mandolines avec basse continue dans le second mouvement
 Le manuscrit de Dresde indique due trombe, il ne s'agit pas de deux trompettes mais de deux violons in tromba marina
 Celui incomplet de Venise propose deux cors en remplacement
 Joué le 21 mars 1740 à l'Ospedale della Pietà à Venise pour Federico Cristiano di Sassonia, Principe di Polonia
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1960
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due oboi, due clarinetti, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux hautbois, deux clarinettes, cordes et basse continue
 I. Larghetto – [Allegro] 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 2 clarinettes
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Partie pour les quatre solistes dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due oboi, due clarinetti, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux hautbois, deux clarinettes, cordes et basse continue
 I. Larghetto – Allegro 
 II. Largo  (fa maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 hautbois
 2 clarinettes
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Second mouvement sans clarinettes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per violino, due violoncelli, archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, deux violoncelles, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 violoncelles
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Second mouvement sans les cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Concerto por la Solennità di S. Lorenzo »Concerto in re maggiore per violino, due oboi, due corni da caccia, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, cordes et basse continue
 I. Andante – Allegro 
 II. Grave – Adagio  (re minore)
 III. Allegro 
 - Cadenza 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 cors
 [Violons I] & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue (ou 2 orgues)*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Dédicace : Per la solennità di S. Lorenzo

 Manuscrit* (inc.)Turin (Biblioteca Nazionale)
 Fragments des seconds violons

 Concerto incomplet, il manque les parties pour premiers violons et quelques parties pour basses
 Le manuscrit de Dresde propose deux orgues en basse continue*
 Second mouvement sans vents
 Troisième mouvement avec la même cadence pour violon du Concerto RV 208.III, cadenza No.2
 Pour la seconde version du Concerto, cf. RV 562a avec un deuxième mouvement différent et un troisième sans cadence
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1963
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per violino, due oboi, due corni da caccia, timpani, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, timbales, cordes et basse continue
 I. Andante 
 II. Grave 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 cors
 Timbales
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritAmsterdam (Universiteitsbibliotheek)

 ManuscritMunich (Theatermuseum Bibliothek)

 Seconde version du Concerto RV 562 avec un deuxième mouvement différent et sans vents
 Troisième mouvement sans cadence
 Joué le 7 janvier 1738 à Amsterdam, pour le centenaire du Teatro Reale Carré
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due oboi, (o due trombe), archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux hautbois, cordes et basse continue
 → RV 781
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Référence supprimée, œuvre reclassée avec les Concertos pour deux instruments
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due violini e due violoncelli obligati, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux violons et deux violoncelles obligés, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 violoncelles
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Pour le premier mouvement• cf. La Silvia RV 734.II.(xiii) de 1721, (Scorre il fiume, e mormorando)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(xiii) de 1723, (Scorre il fiume mormorando)
 Pour la seconde version, cf. Concerto RV 564a avec un deuxième mouvement alternatif
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re maggiore per due violini, due oboi, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour deux violons, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Adagio non molto 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 hautbois
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Seconde version du Concerto RV 564 avec un nouveau deuxième mouvement, sans hautbois et à l'attribution incertaine
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour deux violons, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro – Adagio e spiccato 
 II. Allegro 
 III. Largo e spiccato 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.11 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit (inc.)Paris (Bibliothèque Sainte-Geneviève)
 Fragment de parties pour violoncelle

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.11 (1909)
 Transcrit pour clavier par Jean-Sébastien Bach, Sieben Konzerte nach verschiedenen Meistern No.5, BWV 596
 Il existe de nombreuses adaptations récentes ; pour cordes, pour piano, pour 4 flûtes...
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in re minore per due violini, due flauti diritti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en ré mineur, pour deux violons, deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro assai 
 II. Largo  (do maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 flûtes à bec
 2 hautbois
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Partie pour flûtes et basson dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1955
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour quatre violons, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Andante (e spiccato)* 
 II. Adagio (e spiccato)*  (o sol minore)**
 III. Allegro 
 IV. Adagio  (o sol minore)**
 V. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.7 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit* (1711-1716)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (ca.1720)Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Manuscrit (1728)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 Manuscrit** (1910)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.7 (1909)
 Transcrit pour clavier par Ann DawsonManchester, Ann Dawson’s Book (ca.1720)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, due oboi, due corni, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro assai 
 II. Grave  (do maggiore)
 III. Allegro assai 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 cors
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1716-1726)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partie pour hautbois solo et basse continue dans le second mouvement
 Voir la seconde version pastiche issue d'un second manuscrit allemand, RV Anh deest (568/1)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, due oboi, due corni, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, basson, cordes et basse continue
 → RV Anh deest (568/1)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Deuxième version pastiche du Concerto RV 568 probablement réalisée par Pisendel, avec un second mouvement différent
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, due oboi, due corni, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave (o Adagio)* 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 cors
 Basson
 +Violoncelle**
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit* (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie sans vents dans le second mouvement
 Dernier mouvement avec un violoncelle solo**
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « La tempesta di mare »
 / La tempête en merConcerto in fa maggiore per flauto traversiere, oboe, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour flûte traversière, hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Largo  (sol minore)
 III. Presto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Flûte traversière
 +Violon*
 Hautbois
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Turin (Biblioteca Nazionale)

 Incomplet mais reconstruit ; il manquait quelques mesures sur des pages coupées
 Variante avec orchestre du Concerto RV 98
 Premier mouvement avec ajout d'un violon solo*
 Voir également l'adaptation légèrement modifiée pour flûte et cordes RV 433
 Ne pas confondre avec le Concerto pour violon RV 253
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, due oboi, due corni, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, deux hautbois, deux cors, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (si bemolle maggiore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 cors
 Basson
 +Violoncelle*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1717-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Premier mouvement avec ajout d'un violoncelle solo*
 Second mouvement sans vents
 Voir la version pour solistes, Concerto RV 99
 Pour le dernier mouvement, cf. Orlando RV 728.III.(viii) et Ottone in villa RV 729A.II.(i)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Il Proteo o sia il mondo al rovescio »
 / Protée, ou le Monde à l'enversConcerto in fa maggiore per violino, violoncello, due flauti traversi, due oboi, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, violoncelle, deux flûtes traversières, deux hautbois, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (do maggiore)
 (III. Allegro) 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Violoncelle
 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.) ()Londres (The British Library)
 Premier mouvement uniquement

 Manuscrit (inc.) ()Manchester (Henry Watson Music Library)
 Premier et second mouvements

 Incomplet, il manque le dernier mouvement qui a été reconstruit par Paul Everett à partir de la première version
 Voir cette première version sans vents RV 544 avec un second mouvement différent
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Edition HH,Oxfordshire, 2013
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per due oboi, due corni, due fagotti, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour deux hautbois, deux cors, deux bassons, cordes et basse continue
 (I. Allegro)
 (II. Largo)
 (III. Presto)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (2 hautbois)
 (2 cors)
 (2 bassons)
 (Violons I & II)
 (Altos)
 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Clavecin ou orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (détruit), Darmstadt (Universitäts- und Landesbibliothek)

 Œuvre perdue, à la suite de la destruction par un bombardement anglais de la bibliothèque de Darmstadt, en septembre 1944
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per violino, due oboi, due tromboni da caccia, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour violon, deux hautbois, deux trombones, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 2 hautbois
 2 trombones
 Basson
 +Violoncelle*
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
 Dédicace (qui reste énigmatique) : per S.A.S.I.S.P.G.M.D.G.S.M.B.

 Manuscrit (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Dernier mouvement avec ajout d'un violoncelle solo*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1950
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol maggiore per due violini e due violoncelli, archi e basso continuo / Concerto en sol majeur, pour deux violons et deux violoncelles, cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Largo  (mi minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 violoncelles
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Incomplet, il manque une feuille au manuscrit, dans le premier mouvement
 Deuxième mouvement sans les cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino e oboe con due flauti diritti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon et hautbois, avec deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. Larghetto  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Hautbois
 2 flûtes à bec
 2 hautbois
 Basson
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)
 Dédié à Sua Altezza Reale di Sassonia, Auguste II

 Manuscrit (1710-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Second mouvement avec violon solo ou hautbois solo et orchestre avec basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1956
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per violino (o oboe), due flauti diritti, due oboi, fagotto (o due), archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour violon (ou hautbois), deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
 I. Allegro (o Allegro maestoso ma vivace)* 
 II. Largo non molto (o Larghetto)*  (do minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon(ou hautbois)*(+)**
 2 flûtes à bec
 2 hautbois
 Basson(ou 2)***
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)
 Dédicace : Per l'orchestra di Dresda

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Ajout d'un violon solo dans les premier et dernier mouvements**
 Second mouvement pour un violon solo (ou un hautbois solo)* et basson
 Un seul basson dans les manuscrits, deux dans l'édition de 1947***Variante pour hautbois (Venise) : RV 577* - pour hautbois, deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1947
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour deux violons, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Adagio e spiccato 
 II. Allegro 
 III. Larghetto (o Largo e spiccato)* 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Violoncelle
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.2 Recueil, libro I (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.50)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit* (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Pour la version originale, cf. RV 578a avec un dernier mouvement différent
 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.2 (1909)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in sol minore per due violini, violoncello obligato, archi e basso continuo / Concerto en sol mineur, pour deux violons, violoncelle obligé, cordes et basse continue
 I. Adagio e spiccato 
 II. Allegro 
 III. Largo 
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1715-1725)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Première version du Concerto RV 578 avec un quatrième mouvement et quelques autres détails différents 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Concerto funebre »
 / Concerto funèbreConcerto in si bemolle maggiore per violino, oboe, salmoé, tre viole all'inglese, archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon, hautbois, chalumeau, trois altos (all'inglese), cordes et basse continue
 I. Largo 
 II. Allegro poco poco 
 III. Adagio  (do minore)
 IV. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 Hautbois
 Chalumeau
 3 altos
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti, tomo VII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.32)

 Altos soli all'inglese
 Hautbois et cordes con sordini, sauf dans le dernier mouvement, tutti senza sordini
 Pour le premier mouvement, cf. Sinfonia de Tito Manlio RV 738.III.(xii)
 Pour le dernier mouvement, cf. Concerto RV 123.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo / Concerto en si mineur, pour quatre violons, violoncelle, cordes et basse continue
 I. Allegro  
 II. Largo – Larghetto – Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 Violoncelle
 Violons I & II
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | L'estro armonico, Op.3, No.10 Recueil, libro II (1711)Amsterdam (Catalogue Roger, No.51)
 Londres (1714-1715) (Catalogue Walsh, No.451)
 Dédicace : all'Altezza reale di Ferdinando III gran prencipe di Toscana (Ferdinand III de Médicis)

 Manuscrit (ca.1770)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Inclus dans le recueil Musik bis zum Ende des 18 - vol.8 de Christian Mühlfeld, transcription pour piano et cordes, Vivaldi, Violin-Konzerte, No.10 (1909)
 Transcrit pour quatre clavecins par Jean-Sébastien Bach, BWV 1065
 Arrangement pour quatre violons et piano par Charles Bouvet, Paris, Eugène Demets (1910)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

IJB
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Estienne Roger,Amsterdam, 1711
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Per la Santissima Assontione di Maria Vergine »
 / Pour la très Sainte Assomption de la Vierge MarieConcerto in do maggiore per violino, due cori d’archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour violon, deux orchestres à cordes et basse continue
 I. Andante e staccato – Allegro 
 II. Largo 
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)
 Dédicace : Per la S.S.ma Assontione di Maria Vergine

 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Pour les variantes avec un seul orchestre, cf. Concerto RV 179 et Concerto RV 179a.I & II
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Per la Santissima Assontione di Maria Vergine »
 / Pour la très Sainte Assomption de la Vierge MarieConcerto in re maggiore per violino, due cori d’archi e basso continuo / Concerto en ré majeur, pour violon, deux orchestres à cordes et basse continue
 I. Allegro 
 II. Grave  (re minore)
 III. Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)
 Dédicace : Per la S.S.ma Assontione di Maria Vergine

 Manuscrit (1717-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1717-1740)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Partie pour violon solo et violons du premier chœur seuls dans le second mouvement
 Pour ce second mouvement, cf. Sonate RV 12.I
 Il y a quelques différences entre les deux manuscrits allemands
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in si bemolle maggiore per violino scordato, due cori d’archi e basso continuo / Concerto en si bémol majeur, pour violon (avec scordatura), deux orchestres à cordes et basse continue
 I. Largo e spiccato – Presto – Allegro non molto 
 II. Andante 
 III. Allegro 
 - Cadenza 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Violon
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 Clavecin ou orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo II (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.29)

 Le second mouvement a été utilisé pour le Concerto RV 372a.II
 Dernier mouvement avec cadence pour violon solo
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1952
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in do maggiore per due organi obligatti, due cori d’archi e basso continuo / Concerto en do majeur, pour deux orgues obligés, deux orchestres à cordes et basse continue
 I. [ ]
 II. Andante
 III. Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [2 orgues]
 Violons I,[II, III, IV]
 [Altos I & II]
 [VioloncellesI & II]
 [ContrebassesI & II]
 [Clavecin]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVenise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Œuvre incomplète, seules les parties pour premiers violons du premier chœur ont survécu
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in fa maggiore per due violini e due organi obligati, due cori d’archi e basso continuo / Concerto en fa majeur, pour deux violons et deux orgues obligés, deux orchestres à cordes et basse continue
 I. Allegro non molto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 violons
 2 orgues
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 (Clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Concerti a più voci, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.28)

 Concerto incomplet, seul le premier mouvement est connu
 Chaque chœur est composé d'un violon et d'un orgue soli avec un orchestre à corde
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Concerto in la maggiore per quattro violini, quattro flauti diritti, (organo e violoncelli), due cori d’archi e basso continuo / Concerto en la majeur, pour quatre violons, quatre flûtes à bec, deux orchestres à cordes et basse continue
 I. [Allegro] 
 II. [Adagio]  (re maggiore)
 III. [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 violons
 4 flûtes à bec
 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II
 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 Orgue
 +2 violoncelles (ou  orgue)*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1708-1709)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit (1900-1910)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Premier chœur avec deux violons, deux flûtes à bec, cordes et deux violoncelles (ou orgue)*
 Second chœur avec deux violons, deux flûtes à bec, cordes et orgue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Ricordi,Milan, 1963
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="11" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Sinfonia en do maggiore per archi / Sinfonia, en do majeur, pour cordes
 → RV 741
| style="text-align:center; vertical-align:top;" |
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Concertos pour violon
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Frammento di concerto per violino, archi e basso continuo / Fragment de concerto en ré majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV 742
| style="text-align:center; vertical-align:top;" |
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Concertos pour violon
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Composizione strumentale in fa minore / Composition instrumentale, en fa mineur
 → RV 743
| style="text-align:center; vertical-align:top;" |
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Concertos pour violon
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |  Frammento e movimento lento per concerto per violini, archi e basso continuo / Fragment et mouvement lent pour concerto en la majeur, pour violon, cordes et basse continue
 → RV 768
| style="text-align:center; vertical-align:top;" |
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro supprimé
 Fragments de deux finales en la majeur pour violon, cordes et basse continue, maintenant intégrées au Concerto RV 768, respectivement dans les premier et dernier mouvements
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | Finale di un Concerto in si bemolle maggiore per strumento solista e orchestra / Finale de concerto en si bémol majeur, pour violon?, cordes et basse continue
 → RV 745
| style="text-align:center; vertical-align:top;" |
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Concertos pour violon
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |  Due Pezzi in la maggiore per organo'' / Deux pièces en la majeur, pour orgue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
 Orgue 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Arrangement pour orgue solo, de deux mouvements (Largo et Andante) provenant du Concerto RV 758
| 
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 
|}
suite...

 Système de classification du Catalogue Ryom (Classe) 
Peter Ryom a conçu son catalogue en mai 1971 afin de classer les quelque  connues à l'époque.
 Il leur a dans un premier temps, attribué une Classe (colonne CRV) composée dans l'ordre : de la catégorie musicale, de l'instrumentation, de la tonalité et d'un numéro basé sur les mesures ou la structure musicale. Ce dernier numéro s'incrémente à chaque découverte de nouvelle œuvre du compositeur. Dans un second temps, il leur a donné selon le classement obtenu, un numéro RV allant de 1 à 750.
 Exemple: la première œuvre de la première Classe Aa1/1 (un instrument et basse continue (A) + Violon (A) + do majeur (1) / No.1 (1)) correspond à RV 1, puis Aa1/2 à RV 2''', etc.

Articles connexes 
 Catalogue Ryom
 Antonio Vivaldi
 Liste des Opus de Vivaldi

Mises à jour 
 P. Ryom: Table de concordances des œuvres (RV) (Copenhagen, 1973)
 Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV): kleine Ausgabe (Leipzig, 1974, 2/1979)
 Répertoire des œuvres d’Antonio Vivaldi: les compositions instrumentales (Copenhagen, 1986)
 Antonio Vivaldi: Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV) (Weisbaden, 2007)
 2nd ed., rev. F.M. SardellI (Wiesbaden, 2017) [RV]

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Site universitaire de Québec

 
Ryom
Vivaldi, Antonio